|-
|(74001)||1998 FW45|| align=right|14,9|| align=right|2,189|| align=right|0,146|| align=right|3,65|| align=right|3,238||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74002)||1998 FL47|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,202|| align=right|2,03|| align=right|3,587||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74003)||1998 FP48|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,199|| align=right|4,12|| align=right|3,690||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74004)||1998 FS64|| align=right|16,6|| align=right|2,292|| align=right|0,176|| align=right|2,29|| align=right|3,469||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74005)||1998 FH70|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,212|| align=right|3,68|| align=right|3,665||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74006)||1998 FP71|| align=right|14,7|| align=right|3,144|| align=right|0,117|| align=right|8,94|| align=right|5,575||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74007)||1998 FY78|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,155|| align=right|6,32|| align=right|3,604||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74008)||1998 FM103|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,109|| align=right|3,42|| align=right|3,644||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74009)||1998 FV103|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,051|| align=right|6,14|| align=right|3,574||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74010)||1998 FC104|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|6,26|| align=right|3,462||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74011)||1998 FE106|| align=right|16,5|| align=right|2,266|| align=right|0,045|| align=right|6,82|| align=right|3,409||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74012)||1998 FP108|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,162|| align=right|5,31|| align=right|3,606||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74013)||1998 FJ109|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,097|| align=right|6,84|| align=right|3,560||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74014)||1998 FK114|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,208|| align=right|5,51|| align=right|3,757||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74015)||1998 FP130|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,034|| align=right|2,61|| align=right|3,456||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74016)||1998 FK136|| align=right|13,2|| align=right|3,799|| align=right|0,099|| align=right|11,86|| align=right|7,405||HLD||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74017)||1998 FN138|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,311|| align=right|30,65|| align=right|4,283||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74018)||1998 FF148|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,163|| align=right|2,21|| align=right|3,663||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74019)||1998 GY|| align=right|16,7|| align=right|2,278|| align=right|0,191|| align=right|6,26|| align=right|3,438||MBA||2. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74020)||1998 GW10|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,059|| align=right|7,34|| align=right|3,331||MBA||2. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74021)||1998 HP1|| align=right|16,9|| align=right|2,349|| align=right|0,127|| align=right|5,35|| align=right|3,600||MBA||19. dubna 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(74022)||1998 HG2|| align=right|16,9|| align=right|2,176|| align=right|0,060|| align=right|3,63|| align=right|3,210||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74023)||1998 HK4|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,179|| align=right|5,52|| align=right|3,513||MBA||21. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74024)||1998 HR4|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,135|| align=right|1,78|| align=right|3,758||MBA||23. dubna 1998||Kleť||Klet
|-
|(74025)||1998 HA6|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,123|| align=right|7,37|| align=right|3,349||MBA||21. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74026)||1998 HL8|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,130|| align=right|7,64|| align=right|3,614||MBA||22. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74027)||1998 HG18|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,189|| align=right|3,81|| align=right|3,746||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74028)||1998 HR18|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,214|| align=right|4,40|| align=right|3,697||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74029)||1998 HR19|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,111|| align=right|6,82|| align=right|3,595||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74030)||1998 HF21|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,083|| align=right|7,38|| align=right|3,478||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74031)||1998 HM22|| align=right|17,0|| align=right|2,341|| align=right|0,143|| align=right|2,36|| align=right|3,582||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74032)||1998 HR27|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,177|| align=right|3,33|| align=right|3,427||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74033)||1998 HW27|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,105|| align=right|6,57|| align=right|3,368||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74034)||1998 HX31|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,214|| align=right|4,50|| align=right|3,637||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74035)||1998 HF44|| align=right|16,0|| align=right|2,563|| align=right|0,136|| align=right|3,60|| align=right|4,103||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74036)||1998 HR45|| align=right|16,5|| align=right|2,258|| align=right|0,106|| align=right|3,48|| align=right|3,393||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74037)||1998 HB55|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,094|| align=right|2,37|| align=right|3,332||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74038)||1998 HE74|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,168|| align=right|1,86|| align=right|3,596||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74039)||1998 HA80|| align=right|17,1|| align=right|2,289|| align=right|0,111|| align=right|4,16|| align=right|3,463||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74040)||1998 HU83|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,179|| align=right|3,95|| align=right|3,725||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74041)||1998 HC88|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,191|| align=right|11,91|| align=right|4,114||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74042)||1998 HX92|| align=right|16,2|| align=right|2,231|| align=right|0,129|| align=right|3,33|| align=right|3,332||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74043)||1998 HV96|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,061|| align=right|8,30|| align=right|3,484||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74044)||1998 HQ98|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,201|| align=right|3,52|| align=right|3,778||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74045)||1998 HG102|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,162|| align=right|4,29|| align=right|3,850||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74046)||1998 HX102|| align=right|15,8|| align=right|2,437|| align=right|0,137|| align=right|3,65|| align=right|3,803||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74047)||1998 HF107|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,266|| align=right|7,91|| align=right|3,596||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74048)||1998 HP121|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,105|| align=right|5,71|| align=right|3,379||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74049)||1998 HA123|| align=right|15,2|| align=right|2,239|| align=right|0,155|| align=right|7,30|| align=right|3,349||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74050)||1998 HF127|| align=right|16,5|| align=right|2,308|| align=right|0,119|| align=right|6,34|| align=right|3,506||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74051)||1998 HP150|| align=right|13,7|| align=right|3,926|| align=right|0,140|| align=right|3,52|| align=right|7,779||HLD||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74052)||1998 JB1|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,129|| align=right|6,84|| align=right|3,680||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(74053)||1998 JV3|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,114|| align=right|7,52|| align=right|3,743||MBA||6. května 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74054)||1998 JT4|| align=right|13,5|| align=right|3,939|| align=right|0,163|| align=right|5,06|| align=right|7,818||HLD||1. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74055)||1998 KY6|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,216|| align=right|10,50|| align=right|3,841||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74056)||1998 KM9|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,077|| align=right|7,54|| align=right|3,658||MBA||28. května 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(74057)||1998 KW12|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,096|| align=right|2,60|| align=right|3,688||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74058)||1998 KQ18|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,198|| align=right|2,65|| align=right|3,760||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74059)||1998 KJ20|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,161|| align=right|3,24|| align=right|3,615||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74060)||1998 KJ24|| align=right|17,0|| align=right|2,357|| align=right|0,208|| align=right|2,86|| align=right|3,617||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74061)||1998 KK28|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,101|| align=right|8,12|| align=right|3,382||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74062)||1998 KR33|| align=right|16,1|| align=right|2,224|| align=right|0,138|| align=right|2,78|| align=right|3,316||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74063)||1998 KQ39|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,326|| align=right|5,44|| align=right|4,190||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74064)||1998 KZ41|| align=right|16,6|| align=right|2,446|| align=right|0,191|| align=right|4,94|| align=right|3,825||MBA||26. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74065)||1998 KS61|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,206|| align=right|12,34|| align=right|4,134||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74066)||1998 KH65|| align=right|16,1|| align=right|2,479|| align=right|0,149|| align=right|2,61|| align=right|3,902||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74067)||1998 MH3|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,033|| align=right|27,64|| align=right|4,295||MBA||16. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74068)||1998 MJ4|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,134|| align=right|6,12|| align=right|3,482||MBA||22. června 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(74069)||1998 MO7|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,078|| align=right|13,95|| align=right|3,748||MBA||22. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74070)||1998 MC9|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,289|| align=right|12,22|| align=right|4,280||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74071)||1998 MH9|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,175|| align=right|5,38|| align=right|3,707||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74072)||1998 MK9|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,245|| align=right|7,13|| align=right|4,064||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74073)||1998 MO13|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,274|| align=right|17,36|| align=right|4,095||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74074)||1998 MC29|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,233|| align=right|3,74|| align=right|4,154||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74075)||1998 MG29|| align=right|15,8|| align=right|2,617|| align=right|0,266|| align=right|6,02|| align=right|4,234||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74076)||1998 MT33|| align=right|16,1|| align=right|2,622|| align=right|0,162|| align=right|7,61|| align=right|4,244||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74077)||1998 MA47|| align=right|15,8|| align=right|2,583|| align=right|0,215|| align=right|1,76|| align=right|4,151||MBA||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74078)||1998 NP|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,137|| align=right|12,69|| align=right|4,261||MBA||3. července 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74079)||1998 NS|| align=right|15,3|| align=right|2,450|| align=right|0,254|| align=right|10,73|| align=right|3,835||MBA||11. července 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74080)||1998 OW|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,166|| align=right|6,08|| align=right|4,119||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74081)||1998 OU1|| align=right|14,7|| align=right|1,798|| align=right|0,051|| align=right|24,99|| align=right|2,410||MBA||24. července 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(74082)||1998 OM3|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,162|| align=right|6,56|| align=right|3,765||MBA||23. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74083)||1998 OF6|| align=right|14,0|| align=right|2,587|| align=right|0,167|| align=right|12,31|| align=right|4,160||MBA||30. července 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(74084)||1998 OA10|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,145|| align=right|2,98|| align=right|4,262||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74085)||1998 OB12|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,238|| align=right|4,83|| align=right|4,138||MBA||22. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74086)||1998 OE12|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,185|| align=right|5,51|| align=right|4,159||MBA||28. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74087)||1998 OS13|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,199|| align=right|12,43|| align=right|4,370||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74088)||1998 OK14|| align=right|16,3|| align=right|2,595|| align=right|0,339|| align=right|5,51|| align=right|4,179||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74089)||1998 OJ15|| align=right|15,7|| align=right|2,638|| align=right|0,213|| align=right|4,28|| align=right|4,285||MBA||20. července 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(74090)||1998 QU|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,106|| align=right|5,35|| align=right|3,714||MBA||18. srpna 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(74091)||1998 QH3|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,221|| align=right|23,00|| align=right|4,263||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74092)||1998 QJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,717|| align=right|0,113|| align=right|3,67|| align=right|4,478||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74093)||1998 QU6|| align=right|13,8|| align=right|2,333|| align=right|0,263|| align=right|23,55|| align=right|3,563||MBA||24. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74094)||1998 QU8|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,167|| align=right|13,08|| align=right|4,188||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74095)||1998 QC15|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,112|| align=right|8,26|| align=right|4,512||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74096)||1998 QD15|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,211|| align=right|1,90|| align=right|3,663||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74097)||1998 QX15|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,213|| align=right|10,24|| align=right|4,324||MBA||17. srpna 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(74098)||1998 QA21|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,115|| align=right|15,19|| align=right|4,113||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74099)||1998 QK22|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,158|| align=right|13,66|| align=right|4,318||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74100)||1998 QE26|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,120|| align=right|11,54|| align=right|4,561||MBA||25. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(74101)||1998 QS30|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,156|| align=right|13,45|| align=right|4,496||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74102)||1998 QX30|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,185|| align=right|2,23|| align=right|3,735||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74103)||1998 QP31|| align=right|14,5|| align=right|2,308|| align=right|0,081|| align=right|6,49|| align=right|3,505||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74104)||1998 QK35|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,262|| align=right|4,10|| align=right|4,210||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74105)||1998 QW35|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,164|| align=right|4,22|| align=right|4,222||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74106)||1998 QS36|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,149|| align=right|14,06|| align=right|4,259||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74107)||1998 QM37|| align=right|14,0|| align=right|2,385|| align=right|0,066|| align=right|5,68|| align=right|3,681||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74108)||1998 QP37|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,106|| align=right|3,36|| align=right|3,461||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74109)||1998 QT37|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,330|| align=right|8,92|| align=right|4,353||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74110)||1998 QU37|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,219|| align=right|1,77|| align=right|4,370||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74111)||1998 QD39|| align=right|16,9|| align=right|2,449|| align=right|0,217|| align=right|1,60|| align=right|3,831||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74112)||1998 QE40|| align=right|15,0|| align=right|2,475|| align=right|0,174|| align=right|3,12|| align=right|3,893||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74113)||1998 QZ42|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,176|| align=right|4,92|| align=right|4,410||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74114)||1998 QV46|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,274|| align=right|14,44|| align=right|4,284||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74115)||1998 QR48|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,295|| align=right|1,08|| align=right|4,302||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74116)||1998 QL49|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,246|| align=right|3,87|| align=right|4,415||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74117)||1998 QG50|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,201|| align=right|13,63|| align=right|4,260||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74118)||1998 QS50|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,245|| align=right|5,37|| align=right|4,429||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74119)||1998 QH52|| align=right|13,9|| align=right|2,456|| align=right|0,056|| align=right|7,56|| align=right|3,847||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74120)||1998 QJ53|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,218|| align=right|6,77|| align=right|4,172||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74121)||1998 QT53|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,261|| align=right|11,22|| align=right|3,529||MBA||28. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74122)||1998 QU54|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,328|| align=right|4,20|| align=right|4,236||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74123)||1998 QG56|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,228|| align=right|16,98|| align=right|4,064||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74124)||1998 QB58|| align=right|15,6|| align=right|2,683|| align=right|0,077|| align=right|1,84|| align=right|4,394||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74125)||1998 QD59|| align=right|16,4|| align=right|2,643|| align=right|0,093|| align=right|2,43|| align=right|4,295||MBA||26. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74126)||1998 QV60|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,131|| align=right|5,51|| align=right|3,752||MBA||23. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74127)||1998 QG61|| align=right|16,3|| align=right|2,707|| align=right|0,252|| align=right|4,75|| align=right|4,453||MBA||23. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74128)||1998 QA66|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,205|| align=right|11,01|| align=right|4,218||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74129)||1998 QT67|| align=right|15,8|| align=right|2,674|| align=right|0,184|| align=right|12,67|| align=right|4,373||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74130)||1998 QC68|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,190|| align=right|11,11|| align=right|4,303||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74131)||1998 QN69|| align=right|14,4|| align=right|2,609|| align=right|0,113|| align=right|13,88|| align=right|4,214||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74132)||1998 QN71|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,183|| align=right|6,05|| align=right|3,536||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74133)||1998 QV71|| align=right|15,0|| align=right|2,665|| align=right|0,118|| align=right|15,01|| align=right|4,351||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74134)||1998 QG72|| align=right|14,6|| align=right|2,648|| align=right|0,160|| align=right|15,52|| align=right|4,308||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74135)||1998 QL72|| align=right|14,5|| align=right|2,544|| align=right|0,156|| align=right|10,71|| align=right|4,057||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74136)||1998 QP73|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,185|| align=right|11,66|| align=right|4,212||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74137)||1998 QY74|| align=right|15,0|| align=right|2,628|| align=right|0,058|| align=right|12,88|| align=right|4,260||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74138)||1998 QD75|| align=right|15,3|| align=right|2,689|| align=right|0,253|| align=right|10,17|| align=right|4,408||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74139)||1998 QC77|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,092|| align=right|17,45|| align=right|3,997||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74140)||1998 QD77|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,158|| align=right|7,48|| align=right|4,567||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74141)||1998 QK77|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,231|| align=right|29,68|| align=right|4,574||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74142)||1998 QL77|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,150|| align=right|9,86|| align=right|4,282||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74143)||1998 QP77|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,070|| align=right|21,67|| align=right|4,312||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74144)||1998 QV77|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,164|| align=right|12,95|| align=right|4,416||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74145)||1998 QO84|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,300|| align=right|10,02|| align=right|4,336||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74146)||1998 QS84|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,281|| align=right|10,72|| align=right|4,288||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74147)||1998 QR86|| align=right|13,9|| align=right|2,724|| align=right|0,263|| align=right|7,85|| align=right|4,496||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74148)||1998 QP87|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,221|| align=right|10,72|| align=right|4,308||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74149)||1998 QE88|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,092|| align=right|13,76|| align=right|4,329||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74150)||1998 QR89|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,276|| align=right|9,62|| align=right|4,108||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74151)||1998 QD90|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,289|| align=right|12,56|| align=right|4,078||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74152)||1998 QH90|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,193|| align=right|11,74|| align=right|4,496||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74153)||1998 QJ90|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,268|| align=right|14,48|| align=right|4,625||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74154)||1998 QM91|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,137|| align=right|12,60|| align=right|4,538||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74155)||1998 QK93|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,155|| align=right|13,32|| align=right|4,351||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74156)||1998 QH95|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,151|| align=right|12,95|| align=right|4,139||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74157)||1998 QK96|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,240|| align=right|15,93|| align=right|4,212||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74158)||1998 QU97|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,223|| align=right|22,67|| align=right|3,691||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74159)||1998 QA100|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,064|| align=right|2,85|| align=right|4,583||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74160)||1998 QE101|| align=right|14,9|| align=right|2,642|| align=right|0,312|| align=right|29,62|| align=right|4,294||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74161)||1998 QF101|| align=right|15,9|| align=right|2,668|| align=right|0,218|| align=right|3,10|| align=right|4,358||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74162)||1998 QR102|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,064|| align=right|4,18|| align=right|3,709||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74163)||1998 QA104|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,180|| align=right|7,31|| align=right|4,226||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74164)||1998 QL104|| align=right|15,8|| align=right|2,558|| align=right|0,187|| align=right|4,83|| align=right|4,091||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74165)||1998 QU104|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,194|| align=right|5,50|| align=right|4,278||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74166)||1998 QO109|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,185|| align=right|3,10|| align=right|4,283||MBA||19. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(74167)||1998 RF2|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,204|| align=right|13,39|| align=right|4,514||MBA||15. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74168)||1998 RK2|| align=right|15,4|| align=right|2,763|| align=right|0,071|| align=right|5,43|| align=right|4,592||MBA||15. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74169)||1998 RX2|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,120|| align=right|7,80|| align=right|4,109||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74170)||1998 RB3|| align=right|17,0|| align=right|2,396|| align=right|0,145|| align=right|1,18|| align=right|3,707||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74171)||1998 RA6|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,249|| align=right|4,02|| align=right|4,415||MBA||13. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74172)||1998 RX7|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,066|| align=right|4,42|| align=right|4,291||MBA||12. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74173)||1998 RL8|| align=right|16,0|| align=right|2,684|| align=right|0,222|| align=right|2,56|| align=right|4,396||MBA||12. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74174)||1998 RL11|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,072|| align=right|13,88|| align=right|4,307||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74175)||1998 RX13|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,181|| align=right|12,48|| align=right|4,083||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74176)||1998 RF17|| align=right|16,1|| align=right|2,614|| align=right|0,179|| align=right|2,31|| align=right|4,225||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74177)||1998 RZ18|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,146|| align=right|5,46|| align=right|4,030||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74178)||1998 RD19|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,181|| align=right|14,07|| align=right|4,092||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74179)||1998 RZ23|| align=right|15,2|| align=right|2,264|| align=right|0,157|| align=right|5,52|| align=right|3,406||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74180)||1998 RK26|| align=right|15,8|| align=right|2,621|| align=right|0,148|| align=right|13,76|| align=right|4,243||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74181)||1998 RB28|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,097|| align=right|14,36|| align=right|4,205||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74182)||1998 RR30|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,126|| align=right|12,98|| align=right|4,645||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74183)||1998 RF39|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,231|| align=right|2,83|| align=right|4,611||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74184)||1998 RM39|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,053|| align=right|6,71|| align=right|3,706||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74185)||1998 RV39|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,148|| align=right|6,78|| align=right|4,074||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74186)||1998 RJ40|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,058|| align=right|7,18|| align=right|3,568||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74187)||1998 RZ40|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,102|| align=right|2,51|| align=right|4,028||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74188)||1998 RC43|| align=right|15,9|| align=right|2,657|| align=right|0,105|| align=right|4,14|| align=right|4,331||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74189)||1998 RM43|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,201|| align=right|2,56|| align=right|4,450||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74190)||1998 RA44|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,263|| align=right|3,25|| align=right|4,162||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74191)||1998 RK45|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,096|| align=right|7,61|| align=right|4,447||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74192)||1998 RV45|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,179|| align=right|4,28|| align=right|4,219||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74193)||1998 RW45|| align=right|16,0|| align=right|2,600|| align=right|0,123|| align=right|2,19|| align=right|4,193||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74194)||1998 RL48|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,093|| align=right|3,30|| align=right|4,545||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74195)||1998 RJ49|| align=right|15,2|| align=right|2,522|| align=right|0,089|| align=right|1,62|| align=right|4,004||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74196)||1998 RU49|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,195|| align=right|3,23|| align=right|3,746||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74197)||1998 RX49|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,197|| align=right|3,10|| align=right|3,717||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74198)||1998 RA50|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,162|| align=right|11,54|| align=right|4,323||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74199)||1998 RA52|| align=right|15,0|| align=right|2,560|| align=right|0,174|| align=right|4,22|| align=right|4,094||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74200)||1998 RB53|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,184|| align=right|10,68|| align=right|4,412||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74201)||1998 RR55|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,211|| align=right|4,24|| align=right|4,072||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74202)||1998 RL56|| align=right|14,9|| align=right|2,467|| align=right|0,090|| align=right|11,39|| align=right|3,875||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74203)||1998 RN56|| align=right|13,9|| align=right|2,402|| align=right|0,154|| align=right|14,20|| align=right|3,722||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74204)||1998 RH58|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,112|| align=right|8,27|| align=right|4,214||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74205)||1998 RS58|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,194|| align=right|3,14|| align=right|4,325||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74206)||1998 RY58|| align=right|15,8|| align=right|2,771|| align=right|0,186|| align=right|1,51|| align=right|4,612||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74207)||1998 RJ59|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,157|| align=right|5,14|| align=right|4,108||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74208)||1998 RD60|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,147|| align=right|15,02|| align=right|4,051||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74209)||1998 RJ60|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,227|| align=right|10,23|| align=right|4,260||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74210)||1998 RX60|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,174|| align=right|4,38|| align=right|4,153||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74211)||1998 RO65|| align=right|16,1|| align=right|2,624|| align=right|0,222|| align=right|1,51|| align=right|4,250||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74212)||1998 RS66|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,098|| align=right|2,37|| align=right|4,524||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74213)||1998 RD67|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,204|| align=right|14,05|| align=right|3,681||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74214)||1998 RO68|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,187|| align=right|12,19|| align=right|4,392||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74215)||1998 RV68|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,114|| align=right|1,68|| align=right|4,570||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74216)||1998 RX70|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,279|| align=right|6,70|| align=right|4,387||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74217)||1998 RB73|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,341|| align=right|7,41|| align=right|3,757||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74218)||1998 RW73|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,084|| align=right|4,11|| align=right|3,856||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74219)||1998 RM78|| align=right|13,6|| align=right|2,465|| align=right|0,083|| align=right|7,15|| align=right|3,870||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74220)||1998 RX78|| align=right|14,9|| align=right|2,707|| align=right|0,051|| align=right|6,68|| align=right|4,453||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74221)||1998 RU80|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,105|| align=right|16,92|| align=right|4,213||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74222)||1998 RZ80|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,154|| align=right|8,82|| align=right|4,121||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74223)||1998 RD81|| align=right|16,0|| align=right|2,721|| align=right|0,166|| align=right|4,26|| align=right|4,489||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74224)||1998 SX1|| align=right|14,2|| align=right|2,657|| align=right|0,165|| align=right|13,46|| align=right|4,330||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74225)||1998 SR9|| align=right|15,8|| align=right|2,756|| align=right|0,105|| align=right|4,31|| align=right|4,573||MBA||17. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74226)||1998 SZ12|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,077|| align=right|13,43|| align=right|4,410||MBA||21. září 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(74227)||1998 SR13|| align=right|15,1|| align=right|2,784|| align=right|0,084|| align=right|6,82|| align=right|4,645||MBA||23. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74228)||1998 SJ15|| align=right|15,7|| align=right|2,575|| align=right|0,124|| align=right|5,26|| align=right|4,132||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74229)||1998 SE18|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,090|| align=right|3,44|| align=right|4,537||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74230)||1998 SN23|| align=right|16,3|| align=right|2,599|| align=right|0,178|| align=right|4,80|| align=right|4,189||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74231)||1998 SS24|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,158|| align=right|5,02|| align=right|4,229||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74232)||1998 ST26|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,078|| align=right|10,61|| align=right|5,336||MBA||24. září 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(74233)||1998 SU35|| align=right|14,9|| align=right|2,581|| align=right|0,197|| align=right|11,96|| align=right|4,145||MBA||24. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74234)||1998 SW36|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|4,132||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74235)||1998 SF42|| align=right|16,5|| align=right|2,653|| align=right|0,120|| align=right|1,71|| align=right|4,321||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74236)||1998 SC47|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,069|| align=right|3,53|| align=right|4,600||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74237)||1998 SX47|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,048|| align=right|2,72|| align=right|4,287||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74238)||1998 SM48|| align=right|15,7|| align=right|2,613|| align=right|0,046|| align=right|3,19|| align=right|4,224||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74239)||1998 SP48|| align=right|15,3|| align=right|2,542|| align=right|0,038|| align=right|4,09|| align=right|4,052||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74240)||1998 SY52|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,170|| align=right|13,64|| align=right|4,319||MBA||30. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74241)||1998 SM54|| align=right|14,6|| align=right|2,530|| align=right|0,084|| align=right|12,60|| align=right|4,023||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74242)||1998 SY54|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,223|| align=right|9,66|| align=right|4,191||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74243)||1998 SR55|| align=right|15,5|| align=right|2,710|| align=right|0,092|| align=right|2,55|| align=right|4,461||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74244)||1998 SS57|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|3,10|| align=right|4,204||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74245)||1998 SO59|| align=right|13,7|| align=right|2,439|| align=right|0,081|| align=right|9,79|| align=right|3,808||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74246)||1998 SS62|| align=right|16,1|| align=right|2,544|| align=right|0,124|| align=right|1,73|| align=right|4,056||MBA||23. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74247)||1998 SR64|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,035|| align=right|6,47|| align=right|4,549||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74248)||1998 SS64|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,258|| align=right|4,18|| align=right|4,412||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74249)||1998 SB65|| align=right|14,2|| align=right|2,565|| align=right|0,146|| align=right|8,61|| align=right|4,106||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74250)||1998 SN65|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,225|| align=right|8,16|| align=right|4,619||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74251)||1998 SV66|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,064|| align=right|5,24|| align=right|4,589||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74252)||1998 SS72|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,110|| align=right|7,45|| align=right|3,551||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74253)||1998 SR74|| align=right|14,0|| align=right|2,590|| align=right|0,049|| align=right|7,62|| align=right|4,167||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74254)||1998 SA75|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,114|| align=right|4,93|| align=right|4,428||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74255)||1998 SL76|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,097|| align=right|14,68|| align=right|4,338||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74256)||1998 SS77|| align=right|15,0|| align=right|2,815|| align=right|0,167|| align=right|9,75|| align=right|4,722||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74257)||1998 SR79|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,153|| align=right|2,23|| align=right|4,021||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74258)||1998 SY79|| align=right|15,7|| align=right|2,730|| align=right|0,071|| align=right|4,92|| align=right|4,510||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74259)||1998 SC80|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,183|| align=right|3,61|| align=right|4,286||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74260)||1998 SS80|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,247|| align=right|4,08|| align=right|4,242||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74261)||1998 SO84|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,193|| align=right|6,16|| align=right|3,600||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74262)||1998 SO87|| align=right|15,1|| align=right|2,790|| align=right|0,107|| align=right|2,61|| align=right|4,660||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74263)||1998 SH89|| align=right|15,1|| align=right|2,462|| align=right|0,108|| align=right|4,35|| align=right|3,862||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74264)||1998 SS93|| align=right|16,0|| align=right|2,555|| align=right|0,084|| align=right|9,61|| align=right|4,084||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74265)||1998 SQ95|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,093|| align=right|14,37|| align=right|4,240||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74266)||1998 SH102|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,088|| align=right|14,67|| align=right|4,520||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74267)||1998 SY107|| align=right|14,0|| align=right|2,678|| align=right|0,119|| align=right|12,68|| align=right|4,381||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74268)||1998 SK109|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,267|| align=right|12,32|| align=right|4,378||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74269)||1998 SQ109|| align=right|14,5|| align=right|2,533|| align=right|0,191|| align=right|5,68|| align=right|4,031||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74270)||1998 SR110|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,167|| align=right|12,76|| align=right|4,362||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74271)||1998 SK111|| align=right|15,6|| align=right|2,779|| align=right|0,098|| align=right|1,27|| align=right|4,631||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74272)||1998 SC112|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,069|| align=right|7,06|| align=right|3,743||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74273)||1998 SL113|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,108|| align=right|5,93|| align=right|4,550||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74274)||1998 SZ116|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,169|| align=right|12,25|| align=right|4,334||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74275)||1998 SB117|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,223|| align=right|6,58|| align=right|4,683||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74276)||1998 SZ118|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,183|| align=right|5,78|| align=right|4,593||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74277)||1998 SE119|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,085|| align=right|3,42|| align=right|4,482||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74278)||1998 SR119|| align=right|15,6|| align=right|2,793|| align=right|0,230|| align=right|8,16|| align=right|4,666||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74279)||1998 SC123|| align=right|15,6|| align=right|3,083|| align=right|0,119|| align=right|5,21|| align=right|5,412||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74280)||1998 ST124|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,065|| align=right|7,83|| align=right|4,200||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74281)||1998 SE126|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,271|| align=right|5,77|| align=right|4,168||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74282)||1998 SC128|| align=right|15,9|| align=right|2,641|| align=right|0,190|| align=right|4,73|| align=right|4,291||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74283)||1998 SJ130|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,094|| align=right|5,55|| align=right|3,827||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74284)||1998 SV130|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,189|| align=right|9,06|| align=right|4,495||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74285)||1998 SR131|| align=right|14,7|| align=right|2,803|| align=right|0,158|| align=right|9,05|| align=right|4,692||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74286)||1998 SX132|| align=right|14,2|| align=right|2,519|| align=right|0,027|| align=right|3,12|| align=right|3,997||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74287)||1998 SS133|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,071|| align=right|3,65|| align=right|4,324||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74288)||1998 SG134|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,129|| align=right|13,54|| align=right|4,111||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74289)||1998 SX135|| align=right|14,5|| align=right|2,789|| align=right|0,163|| align=right|14,10|| align=right|4,657||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74290)||1998 SQ136|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,078|| align=right|7,59|| align=right|3,626||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74291)||1998 SU136|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,214|| align=right|4,60|| align=right|4,184||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74292)||1998 SW138|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,109|| align=right|2,35|| align=right|4,249||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74293)||1998 SF140|| align=right|16,2|| align=right|2,656|| align=right|0,190|| align=right|3,39|| align=right|4,329||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74294)||1998 SG140|| align=right|14,9|| align=right|2,805|| align=right|0,151|| align=right|12,38|| align=right|4,697||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74295)||1998 SR147|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,137|| align=right|9,48|| align=right|4,608||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74296)||1998 SV147|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,146|| align=right|13,43|| align=right|4,382||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74297)||1998 SZ147|| align=right|14,6|| align=right|2,801|| align=right|0,200|| align=right|8,05|| align=right|4,688||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74298)||1998 SG152|| align=right|15,9|| align=right|2,644|| align=right|0,101|| align=right|2,32|| align=right|4,298||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74299)||1998 SQ152|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,102|| align=right|10,61|| align=right|4,525||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74300)||1998 SA153|| align=right|16,0|| align=right|2,632|| align=right|0,144|| align=right|3,44|| align=right|4,269||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74301)||1998 SK163|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,111|| align=right|4,30|| align=right|4,608||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74302)||1998 TG1|| align=right|16,1|| align=right|2,677|| align=right|0,148|| align=right|3,88|| align=right|4,380||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74303)||1998 TN3|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,184|| align=right|14,90|| align=right|4,146||MBA||14. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74304)||1998 TA13|| align=right|16,6|| align=right|2,945|| align=right|0,027|| align=right|1,76|| align=right|5,053||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74305)||1998 TD13|| align=right|15,6|| align=right|2,659|| align=right|0,096|| align=right|2,36|| align=right|4,335||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74306)||1998 TS29|| align=right|16,5|| align=right|2,839|| align=right|0,089|| align=right|2,12|| align=right|4,782||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74307)||1998 TO30|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,167|| align=right|3,81|| align=right|4,266||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74308)||1998 TN31|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,107|| align=right|10,97|| align=right|4,082||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74309)||1998 TF32|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,181|| align=right|10,97|| align=right|4,228||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74310)||1998 TC33|| align=right|15,2|| align=right|2,840|| align=right|0,169|| align=right|1,77|| align=right|4,785||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74311)||1998 TX37|| align=right|15,9|| align=right|2,542|| align=right|0,100|| align=right|6,15|| align=right|4,053||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74312)||1998 UO6|| align=right|15,5|| align=right|2,850|| align=right|0,085|| align=right|2,74|| align=right|4,810||MBA||21. října 1998||Kleť||Klet
|-
|(74313)||1998 US6|| align=right|15,5|| align=right|2,660|| align=right|0,113|| align=right|5,18|| align=right|4,337||MBA||18. října 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(74314)||1998 UT7|| align=right|15,7|| align=right|2,756|| align=right|0,129|| align=right|6,19|| align=right|4,574||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74315)||1998 UV11|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,124|| align=right|18,02|| align=right|4,834||MBA||17. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74316)||1998 UW15|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,136|| align=right|7,79|| align=right|3,700||MBA||24. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74317)||1998 UZ15|| align=right|16,4|| align=right|2,639|| align=right|0,088|| align=right|1,67|| align=right|4,287||MBA||21. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74318)||1998 UB16|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,137|| align=right|12,71|| align=right|4,341||MBA||22. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74319)||1998 UH17|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,112|| align=right|3,54|| align=right|4,265||MBA||17. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74320)||1998 UX17|| align=right|14,1|| align=right|2,964|| align=right|0,058|| align=right|9,59|| align=right|5,103||MBA||19. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74321)||1998 UT21|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,164|| align=right|9,93|| align=right|4,602||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74322)||1998 UN26|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,096|| align=right|6,90|| align=right|4,305||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74323)||1998 UM29|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,165|| align=right|12,94|| align=right|4,316||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74324)||1998 UP33|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,149|| align=right|17,59|| align=right|4,506||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74325)||1998 UV36|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,160|| align=right|3,05|| align=right|4,170||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74326)||1998 UU37|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,158|| align=right|12,70|| align=right|4,408||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74327)||1998 UT38|| align=right|15,9|| align=right|2,620|| align=right|0,212|| align=right|2,04|| align=right|4,239||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74328)||1998 UB44|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,195|| align=right|16,63|| align=right|4,326||MBA||16. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74329)||1998 UU45|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,059|| align=right|5,37|| align=right|4,514||MBA||24. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74330)||1998 UH46|| align=right|16,0|| align=right|2,593|| align=right|0,039|| align=right|1,42|| align=right|4,175||MBA||24. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74331)||1998 US47|| align=right|13,9|| align=right|3,154|| align=right|0,143|| align=right|22,97|| align=right|5,601||MBA||28. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74332)||1998 VB9|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,167|| align=right|11,15|| align=right|4,400||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74333)||1998 VD11|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,177|| align=right|3,28|| align=right|4,392||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74334)||1998 VL11|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,163|| align=right|2,98|| align=right|4,244||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74335)||1998 VS12|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,177|| align=right|3,48|| align=right|4,324||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74336)||1998 VN14|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,101|| align=right|14,92|| align=right|4,268||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74337)||1998 VH15|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,104|| align=right|3,00|| align=right|4,072||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74338)||1998 VK15|| align=right|14,6|| align=right|3,089|| align=right|0,330|| align=right|2,29|| align=right|5,429||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74339)||1998 VW16|| align=right|16,1|| align=right|2,736|| align=right|0,227|| align=right|5,33|| align=right|4,526||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74340)||1998 VM19|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,098|| align=right|14,02|| align=right|4,293||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74341)||1998 VP22|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,141|| align=right|11,72|| align=right|4,312||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74342)||1998 VX26|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,140|| align=right|4,18|| align=right|4,479||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74343)||1998 VH29|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,144|| align=right|13,75|| align=right|4,303||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74344)||1998 VD34|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,081|| align=right|8,14|| align=right|4,502||MBA||14. listopadu 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(74345)||1998 VY45|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,211|| align=right|11,77|| align=right|4,411||MBA||15. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74346)||1998 VH47|| align=right|16,0|| align=right|2,861|| align=right|0,105|| align=right|3,14|| align=right|4,837||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74347)||1998 VB49|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,128|| align=right|16,57|| align=right|4,409||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74348)||1998 VT53|| align=right|14,9|| align=right|2,712|| align=right|0,109|| align=right|12,00|| align=right|4,466||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74349)||1998 VM54|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,135|| align=right|13,74|| align=right|4,594||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74350)||1998 VO54|| align=right|13,7|| align=right|2,601|| align=right|0,129|| align=right|14,00|| align=right|4,194||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74351)||1998 VT54|| align=right|13,8|| align=right|2,614|| align=right|0,122|| align=right|14,27|| align=right|4,227||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74352)||1998 VA55|| align=right|15,0|| align=right|2,757|| align=right|0,120|| align=right|5,34|| align=right|4,577||MBA||11. listopadu 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(74353)||1998 WT4|| align=right|15,0|| align=right|2,774|| align=right|0,326|| align=right|24,88|| align=right|4,619||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(74354)||1998 WA6|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,284|| align=right|5,69|| align=right|4,404||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(74355)||1998 WJ12|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,113|| align=right|8,09|| align=right|5,185||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74356)||1998 WP12|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,065|| align=right|2,23|| align=right|4,135||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74357)||1998 WZ12|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,231|| align=right|8,28|| align=right|4,642||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74358)||1998 WH13|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,240|| align=right|8,02|| align=right|4,610||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74359)||1998 WK14|| align=right|15,5|| align=right|2,757|| align=right|0,091|| align=right|6,10|| align=right|4,577||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74360)||1998 WO14|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,163|| align=right|3,74|| align=right|4,448||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74361)||1998 WK16|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,189|| align=right|7,59|| align=right|4,438||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74362)||1998 WY19|| align=right|14,7|| align=right|2,683|| align=right|0,141|| align=right|14,22|| align=right|4,393||MBA||29. listopadu 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74363)||1998 WB23|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,221|| align=right|2,90|| align=right|4,288||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74364)||1998 WZ26|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,160|| align=right|2,89|| align=right|5,462||MBA||16. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74365)||1998 WQ28|| align=right|14,4|| align=right|3,116|| align=right|0,063|| align=right|22,89|| align=right|5,499||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74366)||1998 WZ39|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,226|| align=right|4,71|| align=right|4,119||MBA||22. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74367)||1998 WU40|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,097|| align=right|12,79|| align=right|4,296||MBA||16. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74368)||1998 WG41|| align=right|15,0|| align=right|2,997|| align=right|0,060|| align=right|12,08|| align=right|5,186||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74369)||1998 WZ41|| align=right|15,6|| align=right|2,688|| align=right|0,080|| align=right|6,31|| align=right|4,407||MBA||24. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74370)||1998 XJ|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,245|| align=right|10,07|| align=right|4,660||MBA||9. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(74371)||1998 XG1|| align=right|15,3|| align=right|3,008|| align=right|0,110|| align=right|10,80|| align=right|5,217||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74372)||1998 XL1|| align=right|15,2|| align=right|2,844|| align=right|0,178|| align=right|3,63|| align=right|4,796||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74373)||1998 XF2|| align=right|15,6|| align=right|2,975|| align=right|0,121|| align=right|12,09|| align=right|5,131||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74374)||1998 XN4|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,100|| align=right|3,06|| align=right|4,333||MBA||9. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74375)||1998 XY6|| align=right|16,2|| align=right|2,805|| align=right|0,058|| align=right|1,54|| align=right|4,698||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74376)||1998 XT7|| align=right|15,2|| align=right|2,685|| align=right|0,130|| align=right|15,03|| align=right|4,399||MBA||9. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74377)||1998 XY7|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,107|| align=right|3,76|| align=right|4,344||MBA||9. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74378)||1998 XH11|| align=right|13,6|| align=right|2,698|| align=right|0,134|| align=right|13,54|| align=right|4,432||MBA||8. prosince 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(74379)||1998 XU12|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,044|| align=right|6,02|| align=right|4,626||MBA||15. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74380)||1998 XR13|| align=right|16,4|| align=right|2,711|| align=right|0,090|| align=right|1,52|| align=right|4,462||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74381)||1998 XU15|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,110|| align=right|8,06|| align=right|4,569||MBA||15. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(74382)||1998 XZ15|| align=right|13,7|| align=right|2,685|| align=right|0,070|| align=right|27,62|| align=right|4,400||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74383)||1998 XC18|| align=right|15,8|| align=right|2,940|| align=right|0,036|| align=right|1,27|| align=right|5,041||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74384)||1998 XQ20|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,099|| align=right|12,98|| align=right|5,151||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74385)||1998 XH21|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,096|| align=right|1,65|| align=right|5,236||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74386)||1998 XG22|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,178|| align=right|11,77|| align=right|4,431||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74387)||1998 XW24|| align=right|15,3|| align=right|2,954|| align=right|0,165|| align=right|3,41|| align=right|5,077||MBA||12. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74388)||1998 XG25|| align=right|16,4|| align=right|2,897|| align=right|0,069|| align=right|2,28|| align=right|4,930||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74389)||1998 XR25|| align=right|15,2|| align=right|2,818|| align=right|0,083|| align=right|7,04|| align=right|4,731||MBA||14. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74390)||1998 XK37|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,167|| align=right|4,53|| align=right|5,177||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74391)||1998 XC41|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,079|| align=right|11,81|| align=right|4,577||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74392)||1998 XN55|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,146|| align=right|7,99|| align=right|4,522||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74393)||1998 XX56|| align=right|15,2|| align=right|2,792|| align=right|0,235|| align=right|8,47|| align=right|4,665||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74394)||1998 XO57|| align=right|14,1|| align=right|2,673|| align=right|0,247|| align=right|2,85|| align=right|4,370||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74395)||1998 XY57|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,100|| align=right|9,86|| align=right|4,508||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74396)||1998 XK68|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,043|| align=right|4,32|| align=right|4,418||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74397)||1998 XS71|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,293|| align=right|6,82|| align=right|4,680||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74398)||1998 XD73|| align=right|13,0|| align=right|2,926|| align=right|0,082|| align=right|17,54|| align=right|5,006||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74399)||1998 XR73|| align=right|13,8|| align=right|2,762|| align=right|0,164|| align=right|10,33|| align=right|4,591||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74400)||1998 XH97|| align=right|14,0|| align=right|3,126|| align=right|0,070|| align=right|10,09|| align=right|5,526||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(74401)||1998 YZ|| align=right|14,1|| align=right|3,114|| align=right|0,154|| align=right|12,28|| align=right|5,495||MBA||16. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(74402)||1998 YP4|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,141|| align=right|21,62|| align=right|4,427||MBA||19. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(74403)||1998 YR5|| align=right|13,3|| align=right|3,208|| align=right|0,083|| align=right|20,96|| align=right|5,746||MBA||21. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74404)||1998 YU11|| align=right|13,9|| align=right|3,038|| align=right|0,039|| align=right|8,17|| align=right|5,294||MBA||19. prosince 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(74405)||1998 YH13|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,233|| align=right|14,45|| align=right|4,357||MBA||17. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74406)||1998 YW13|| align=right|15,1|| align=right|3,117|| align=right|0,062|| align=right|10,38|| align=right|5,503||MBA||19. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74407)||1998 YJ21|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,089|| align=right|11,66|| align=right|5,770||MBA||26. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74408)||1998 YX21|| align=right|14,2|| align=right|3,110|| align=right|0,198|| align=right|14,24|| align=right|5,484||MBA||26. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74409)||1998 YN28|| align=right|14,6|| align=right|2,999|| align=right|0,080|| align=right|11,17|| align=right|5,192||MBA||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74410)||1999 AX4|| align=right|14,9|| align=right|1,906|| align=right|0,048|| align=right|28,64|| align=right|2,632||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74411)||1999 AE5|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,172|| align=right|2,89|| align=right|5,496||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74412)||1999 AZ7|| align=right|12,1|| align=right|3,148|| align=right|0,026|| align=right|23,56|| align=right|5,584||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74413)||1999 AW8|| align=right|13,6|| align=right|2,989|| align=right|0,056|| align=right|9,29|| align=right|5,167||MBA||6. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74414)||1999 AN9|| align=right|14,1|| align=right|3,015|| align=right|0,114|| align=right|15,07|| align=right|5,235||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74415)||1999 AR9|| align=right|13,1|| align=right|3,208|| align=right|0,145|| align=right|25,47|| align=right|5,745||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74416)||1999 AR10|| align=right|15,2|| align=right|2,767|| align=right|0,126|| align=right|9,14|| align=right|4,603||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74417)||1999 AP11|| align=right|15,6|| align=right|2,994|| align=right|0,094|| align=right|0,82|| align=right|5,181||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74418)||1999 AQ11|| align=right|15,1|| align=right|3,154|| align=right|0,149|| align=right|1,50|| align=right|5,602||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74419)||1999 AA13|| align=right|14,2|| align=right|3,140|| align=right|0,129|| align=right|6,68|| align=right|5,564||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74420)||1999 AR22|| align=right|13,3|| align=right|3,126|| align=right|0,158|| align=right|18,44|| align=right|5,527||MBA||14. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74421)||1999 AW24|| align=right|15,0|| align=right|3,163|| align=right|0,122|| align=right|1,04|| align=right|5,625||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(74422)||1999 AP28|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,100|| align=right|18,29|| align=right|5,685||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74423)||1999 AU37|| align=right|14,9|| align=right|2,941|| align=right|0,054|| align=right|5,55|| align=right|5,043||MBA||10. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74424)||1999 BN|| align=right|13,8|| align=right|2,711|| align=right|0,195|| align=right|23,67|| align=right|4,463||MBA||17. ledna 1999||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(74425)||1999 BP|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,121|| align=right|12,08|| align=right|5,387||MBA||16. ledna 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(74426)||1999 BK2|| align=right|15,8|| align=right|1,931|| align=right|0,106|| align=right|23,13|| align=right|2,683||MBA||19. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(74427)||1999 BU2|| align=right|15,3|| align=right|1,909|| align=right|0,047|| align=right|23,99|| align=right|2,638||MBA||18. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74428)||1999 BX3|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,281|| align=right|15,38|| align=right|5,511||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74429)||1999 BU7|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,107|| align=right|10,86|| align=right|4,575||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74430)||1999 BN10|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,042|| align=right|15,16|| align=right|5,311||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74431)||1999 BK12|| align=right|13,7|| align=right|2,860|| align=right|0,208|| align=right|14,97|| align=right|4,836||MBA||24. ledna 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(74432)||1999 BM12|| align=right|13,6|| align=right|2,730|| align=right|0,144|| align=right|16,64|| align=right|4,510||MBA||24. ledna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(74433)||1999 BC13|| align=right|13,5|| align=right|3,110|| align=right|0,117|| align=right|13,80|| align=right|5,485||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74434)||1999 BZ20|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,194|| align=right|11,36|| align=right|4,376||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74435)||1999 BM26|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,125|| align=right|2,22|| align=right|5,188||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74436)||1999 BZ29|| align=right|15,0|| align=right|3,107|| align=right|0,187|| align=right|2,53|| align=right|5,475||MBA||18. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74437)||1999 CR|| align=right|13,9|| align=right|3,132|| align=right|0,215|| align=right|18,21|| align=right|5,543||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74438)||1999 CT|| align=right|14,0|| align=right|3,042|| align=right|0,142|| align=right|11,91|| align=right|5,305||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74439)||1999 CT2|| align=right|15,1|| align=right|3,209|| align=right|0,181|| align=right|5,62|| align=right|5,747||MBA||6. února 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(74440)||1999 CD6|| align=right|15,5|| align=right|1,955|| align=right|0,043|| align=right|17,24|| align=right|2,732||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74441)||1999 CL7|| align=right|15,9|| align=right|1,921|| align=right|0,082|| align=right|23,29|| align=right|2,662||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74442)||1999 CJ9|| align=right|14,6|| align=right|3,151|| align=right|0,169|| align=right|1,62|| align=right|5,593||MBA||8. února 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(74443)||1999 CY11|| align=right|16,5|| align=right|1,914|| align=right|0,088|| align=right|19,61|| align=right|2,647||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74444)||1999 CJ12|| align=right|14,9|| align=right|1,917|| align=right|0,121|| align=right|22,86|| align=right|2,655||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74445)||1999 CP14|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,099|| align=right|4,76|| align=right|5,656||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74446)||1999 CT19|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,142|| align=right|5,23|| align=right|5,350||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74447)||1999 CH21|| align=right|13,6|| align=right|3,039|| align=right|0,080|| align=right|8,79|| align=right|5,297||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74448)||1999 CL21|| align=right|14,3|| align=right|2,711|| align=right|0,138|| align=right|12,98|| align=right|4,462||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74449)||1999 CR22|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,104|| align=right|6,97|| align=right|5,097||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74450)||1999 CP25|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,077|| align=right|9,41|| align=right|5,094||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74451)||1999 CZ25|| align=right|14,8|| align=right|3,149|| align=right|0,072|| align=right|12,27|| align=right|5,588||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74452)||1999 CL27|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,136|| align=right|17,58|| align=right|5,474||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74453)||1999 CR28|| align=right|14,2|| align=right|3,072|| align=right|0,114|| align=right|10,80|| align=right|5,384||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74454)||1999 CV28|| align=right|14,6|| align=right|3,061|| align=right|0,046|| align=right|9,85|| align=right|5,354||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74455)||1999 CW28|| align=right|14,7|| align=right|3,165|| align=right|0,153|| align=right|6,19|| align=right|5,630||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74456)||1999 CN30|| align=right|13,9|| align=right|3,236|| align=right|0,036|| align=right|8,76|| align=right|5,821||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74457)||1999 CC31|| align=right|13,7|| align=right|3,022|| align=right|0,124|| align=right|9,44|| align=right|5,254||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74458)||1999 CA32|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,324|| align=right|22,32|| align=right|5,463||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74459)||1999 CQ32|| align=right|13,5|| align=right|2,975|| align=right|0,046|| align=right|9,52|| align=right|5,131||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74460)||1999 CW32|| align=right|14,8|| align=right|3,184|| align=right|0,110|| align=right|17,09|| align=right|5,681||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74461)||1999 CB34|| align=right|13,7|| align=right|3,156|| align=right|0,134|| align=right|15,97|| align=right|5,606||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74462)||1999 CR37|| align=right|15,7|| align=right|3,037|| align=right|0,099|| align=right|2,77|| align=right|5,292||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74463)||1999 CW37|| align=right|14,3|| align=right|3,191|| align=right|0,154|| align=right|2,57|| align=right|5,700||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74464)||1999 CA38|| align=right|15,2|| align=right|3,074|| align=right|0,214|| align=right|2,80|| align=right|5,389||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74465)||1999 CF38|| align=right|13,8|| align=right|3,159|| align=right|0,066|| align=right|15,24|| align=right|5,614||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74466)||1999 CS41|| align=right|14,0|| align=right|2,786|| align=right|0,160|| align=right|8,85|| align=right|4,650||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74467)||1999 CG44|| align=right|13,2|| align=right|3,251|| align=right|0,038|| align=right|15,20|| align=right|5,860||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74468)||1999 CY44|| align=right|14,1|| align=right|3,033|| align=right|0,191|| align=right|11,97|| align=right|5,281||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74469)||1999 CN52|| align=right|13,9|| align=right|3,026|| align=right|0,282|| align=right|16,19|| align=right|5,262||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74470)||1999 CH55|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,107|| align=right|6,15|| align=right|5,535||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74471)||1999 CT55|| align=right|13,9|| align=right|3,092|| align=right|0,081|| align=right|10,98|| align=right|5,436||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74472)||1999 CX55|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,073|| align=right|11,87|| align=right|5,183||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74473)||1999 CY55|| align=right|14,5|| align=right|2,854|| align=right|0,078|| align=right|15,42|| align=right|4,820||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74474)||1999 CL60|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,092|| align=right|4,58|| align=right|5,448||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74475)||1999 CM63|| align=right|13,9|| align=right|2,848|| align=right|0,197|| align=right|15,74|| align=right|4,806||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74476)||1999 CV65|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,156|| align=right|6,90|| align=right|5,612||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74477)||1999 CY66|| align=right|12,5|| align=right|3,237|| align=right|0,087|| align=right|14,67|| align=right|5,823||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74478)||1999 CH68|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,130|| align=right|5,41|| align=right|5,715||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74479)||1999 CJ72|| align=right|15,4|| align=right|3,158|| align=right|0,223|| align=right|6,74|| align=right|5,610||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74480)||1999 CE79|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,215|| align=right|1,32|| align=right|5,554||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74481)||1999 CL83|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,195|| align=right|8,95|| align=right|4,603||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74482)||1999 CO92|| align=right|14,1|| align=right|3,003|| align=right|0,086|| align=right|14,25|| align=right|5,203||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74483)||1999 CD94|| align=right|14,3|| align=right|2,810|| align=right|0,133|| align=right|5,91|| align=right|4,709||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74484)||1999 CN95|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,102|| align=right|2,38|| align=right|5,385||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74485)||1999 CJ101|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,130|| align=right|2,05|| align=right|5,497||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74486)||1999 CA102|| align=right|13,8|| align=right|3,008|| align=right|0,068|| align=right|12,25|| align=right|5,217||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74487)||1999 CE105|| align=right|12,2|| align=right|3,373|| align=right|0,031|| align=right|20,88|| align=right|6,194||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74488)||1999 CX110|| align=right|13,4|| align=right|3,103|| align=right|0,048|| align=right|15,20|| align=right|5,466||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74489)||1999 CC120|| align=right|14,1|| align=right|2,835|| align=right|0,165|| align=right|11,92|| align=right|4,772||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74490)||1999 CS120|| align=right|13,4|| align=right|3,117|| align=right|0,187|| align=right|17,10|| align=right|5,501||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74491)||1999 CN122|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,071|| align=right|22,32|| align=right|4,202||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74492)||1999 CP122|| align=right|13,9|| align=right|3,018|| align=right|0,061|| align=right|25,70|| align=right|5,243||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74493)||1999 CQ122|| align=right|13,2|| align=right|3,175|| align=right|0,104|| align=right|22,17|| align=right|5,658||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74494)||1999 CP123|| align=right|14,1|| align=right|2,725|| align=right|0,165|| align=right|15,04|| align=right|4,498||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74495)||1999 CD127|| align=right|13,5|| align=right|3,095|| align=right|0,219|| align=right|18,79|| align=right|5,444||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74496)||1999 CO136|| align=right|15,3|| align=right|3,196|| align=right|0,115|| align=right|0,30|| align=right|5,713||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74497)||1999 CG137|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,116|| align=right|11,62|| align=right|5,362||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74498)||1999 CM138|| align=right|15,8|| align=right|2,731|| align=right|0,057|| align=right|2,72|| align=right|4,514||MBA||7. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74499)||1999 CH141|| align=right|15,3|| align=right|3,136|| align=right|0,209|| align=right|0,80|| align=right|5,553||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74500)||1999 CQ146|| align=right|15,1|| align=right|3,121|| align=right|0,149|| align=right|4,06|| align=right|5,512||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74501)||1999 CO152|| align=right|15,6|| align=right|3,066|| align=right|0,070|| align=right|6,62|| align=right|5,366||MBA||12. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74502)||1999 DG2|| align=right|13,6|| align=right|2,603|| align=right|0,174|| align=right|13,65|| align=right|4,199||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74503)||1999 DN4|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,189|| align=right|17,20|| align=right|5,220||MBA||23. února 1999||Val-des-Bois||D. Bergeron
|-
|(74504)||1999 DF7|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,188|| align=right|11,41|| align=right|4,401||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74505)||1999 EQ|| align=right|15,7|| align=right|3,163|| align=right|0,193|| align=right|2,46|| align=right|5,626||MBA||6. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74506)||1999 EJ4|| align=right|14,3|| align=right|2,812|| align=right|0,179|| align=right|4,62|| align=right|4,716||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74507)||1999 FX|| align=right|13,8|| align=right|3,187|| align=right|0,115|| align=right|5,13|| align=right|5,687||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(74508)||1999 FQ2|| align=right|14,8|| align=right|3,152|| align=right|0,041|| align=right|10,58|| align=right|5,594||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74509) Gillett||1999 FG7|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,135|| align=right|1,00|| align=right|5,496||MBA||22. března 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74510)||1999 FF8|| align=right|16,0|| align=right|1,927|| align=right|0,049|| align=right|21,08|| align=right|2,674||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74511)||1999 FH8|| align=right|15,4|| align=right|1,919|| align=right|0,047|| align=right|20,37|| align=right|2,658||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74512)||1999 FS8|| align=right|15,2|| align=right|1,958|| align=right|0,073|| align=right|20,89|| align=right|2,740||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74513)||1999 FS10|| align=right|15,7|| align=right|3,059|| align=right|0,209|| align=right|1,99|| align=right|5,350||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74514)||1999 FG16|| align=right|15,3|| align=right|3,207|| align=right|0,058|| align=right|10,05|| align=right|5,742||MBA||21. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74515)||1999 FL28|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,083|| align=right|10,80|| align=right|5,378||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74516)||1999 FD30|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,159|| align=right|3,89|| align=right|5,306||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74517)||1999 FU31|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,190|| align=right|21,06|| align=right|5,578||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74518)||1999 FU33|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,211|| align=right|4,18|| align=right|3,544||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74519)||1999 FA34|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,020|| align=right|23,00|| align=right|5,529||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74520)||1999 FF35|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,038|| align=right|10,27|| align=right|5,379||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74521)||1999 FF36|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,183|| align=right|8,15|| align=right|5,451||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74522)||1999 FH62|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,130|| align=right|5,43|| align=right|5,557||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74523)||1999 GA6|| align=right|17,2|| align=right|2,003|| align=right|0,176|| align=right|9,63|| align=right|2,834||MBA||7. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74524)||1999 GG16|| align=right|14,1|| align=right|3,164|| align=right|0,128|| align=right|1,14|| align=right|5,628||MBA||9. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74525)||1999 GW22|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,147|| align=right|15,18|| align=right|5,453||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74526)||1999 GU23|| align=right|14,0|| align=right|2,902|| align=right|0,152|| align=right|13,30|| align=right|4,944||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74527)||1999 GZ24|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,060|| align=right|10,94|| align=right|5,154||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74528)||1999 GV34|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,082|| align=right|11,39|| align=right|5,659||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74529)||1999 GJ35|| align=right|14,0|| align=right|3,160|| align=right|0,122|| align=right|16,33|| align=right|5,617||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74530)||1999 GW39|| align=right|13,7|| align=right|3,084|| align=right|0,134|| align=right|10,63|| align=right|5,415||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74531)||1999 GR40|| align=right|13,3|| align=right|3,061|| align=right|0,049|| align=right|11,46|| align=right|5,355||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74532)||1999 GO47|| align=right|14,1|| align=right|2,807|| align=right|0,095|| align=right|7,55|| align=right|4,701||MBA||6. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74533)||1999 GS50|| align=right|14,2|| align=right|3,147|| align=right|0,038|| align=right|10,12|| align=right|5,582||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74534)||1999 JA|| align=right|13,8|| align=right|3,086|| align=right|0,046|| align=right|9,42|| align=right|5,420||MBA||1. května 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74535)||1999 JS3|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,223|| align=right|7,55|| align=right|3,464||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74536)||1999 JF4|| align=right|16,4|| align=right|2,143|| align=right|0,143|| align=right|0,96|| align=right|3,138||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74537)||1999 JQ11|| align=right|16,4|| align=right|1,919|| align=right|0,069|| align=right|24,23|| align=right|2,657||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74538)||1999 JS12|| align=right|13,0|| align=right|3,191|| align=right|0,088|| align=right|20,41|| align=right|5,701||MBA||14. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(74539)||1999 JD15|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,293|| align=right|22,61|| align=right|3,609||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74540)||1999 JG22|| align=right|16,5|| align=right|2,303|| align=right|0,261|| align=right|3,88|| align=right|3,494||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74541)||1999 JT22|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,118|| align=right|2,26|| align=right|5,548||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74542)||1999 JB28|| align=right|17,3|| align=right|2,162|| align=right|0,155|| align=right|4,72|| align=right|3,178||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74543)||1999 JT36|| align=right|15,3|| align=right|2,172|| align=right|0,228|| align=right|4,55|| align=right|3,201||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74544)||1999 JJ55|| align=right|16,7|| align=right|2,205|| align=right|0,180|| align=right|6,33|| align=right|3,274||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74545)||1999 JB59|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,214|| align=right|3,23|| align=right|3,310||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74546)||1999 JR61|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,151|| align=right|3,12|| align=right|3,231||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74547)||1999 JE63|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,169|| align=right|4,88|| align=right|3,621||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74548)||1999 JM64|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,330|| align=right|21,12|| align=right|5,524||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74549)||1999 JU80|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,233|| align=right|15,34|| align=right|5,456||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74550)||1999 JC82|| align=right|12,8|| align=right|3,250|| align=right|0,075|| align=right|13,63|| align=right|5,858||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74551)||1999 JY98|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,125|| align=right|14,29|| align=right|5,609||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74552)||1999 JV111|| align=right|16,8|| align=right|2,176|| align=right|0,222|| align=right|3,57|| align=right|3,210||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74553)||1999 KR1|| align=right|13,2|| align=right|3,131|| align=right|0,068|| align=right|19,20|| align=right|5,539||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74554)||1999 LG1|| align=right|15,8|| align=right|1,962|| align=right|0,085|| align=right|24,91|| align=right|2,748||MBA||7. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74555)||1999 LV1|| align=right|14,9|| align=right|1,924|| align=right|0,125|| align=right|25,77|| align=right|2,668||MBA||4. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74556)||1999 LG6|| align=right|16,0|| align=right|2,161|| align=right|0,114|| align=right|6,10|| align=right|3,175||MBA||11. června 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74557)||1999 LP13|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,179|| align=right|4,87|| align=right|3,313||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74558)||1999 LT13|| align=right|15,8|| align=right|2,170|| align=right|0,249|| align=right|8,54|| align=right|3,197||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74559)||1999 LQ14|| align=right|17,0|| align=right|2,186|| align=right|0,198|| align=right|7,94|| align=right|3,232||MBA||10. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74560)||1999 LC15|| align=right|16,1|| align=right|1,925|| align=right|0,052|| align=right|23,05|| align=right|2,670||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74561)||1999 LE18|| align=right|15,3|| align=right|2,202|| align=right|0,259|| align=right|7,69|| align=right|3,267||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74562)||1999 LD25|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,192|| align=right|4,23|| align=right|3,254||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74563)||1999 MQ|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,196|| align=right|5,13|| align=right|3,300||MBA||20. června 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74564)||1999 NY1|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,311|| align=right|10,02|| align=right|3,498||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74565)||1999 NT3|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,086|| align=right|7,27|| align=right|3,420||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74566)||1999 NE5|| align=right|15,7|| align=right|2,200|| align=right|0,116|| align=right|4,50|| align=right|3,262||MBA||10. července 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(74567)||1999 NP6|| align=right|16,7|| align=right|2,195|| align=right|0,181|| align=right|1,27|| align=right|3,251||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74568)||1999 NO7|| align=right|15,2|| align=right|2,219|| align=right|0,108|| align=right|6,17|| align=right|3,305||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74569)||1999 NR7|| align=right|15,4|| align=right|2,182|| align=right|0,165|| align=right|1,65|| align=right|3,222||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74570)||1999 NE8|| align=right|15,3|| align=right|2,244|| align=right|0,200|| align=right|6,47|| align=right|3,362||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74571)||1999 NQ8|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,156|| align=right|4,47|| align=right|3,447||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74572)||1999 NQ10|| align=right|16,7|| align=right|2,235|| align=right|0,142|| align=right|5,47|| align=right|3,340||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74573)||1999 NB11|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,153|| align=right|6,05|| align=right|3,421||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74574)||1999 NZ16|| align=right|16,6|| align=right|2,289|| align=right|0,213|| align=right|6,77|| align=right|3,463||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74575)||1999 NV18|| align=right|15,7|| align=right|2,275|| align=right|0,150|| align=right|8,11|| align=right|3,430||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74576)||1999 NG25|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,321|| align=right|6,30|| align=right|3,558||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74577)||1999 NN26|| align=right|15,5|| align=right|2,154|| align=right|0,170|| align=right|3,12|| align=right|3,161||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74578)||1999 NF28|| align=right|14,2|| align=right|2,376|| align=right|0,189|| align=right|23,37|| align=right|3,662||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74579)||1999 NG30|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,144|| align=right|6,97|| align=right|3,400||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74580)||1999 NE36|| align=right|16,9|| align=right|2,268|| align=right|0,191|| align=right|3,93|| align=right|3,416||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74581)||1999 NS38|| align=right|17,1|| align=right|2,239|| align=right|0,155|| align=right|4,75|| align=right|3,350||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74582)||1999 NU49|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,224|| align=right|5,79|| align=right|3,419||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74583)||1999 NF50|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,271|| align=right|9,50|| align=right|3,458||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74584)||1999 NH50|| align=right|16,8|| align=right|2,242|| align=right|0,180|| align=right|3,15|| align=right|3,357||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74585)||1999 NV52|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,254|| align=right|13,74|| align=right|3,547||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74586)||1999 NG63|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,238|| align=right|2,22|| align=right|3,565||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74587)||1999 ON1|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,143|| align=right|4,02|| align=right|3,406||MBA||21. července 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(74588)||1999 OO1|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,147|| align=right|1,51|| align=right|3,495||MBA||19. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74589)||1999 OX1|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,227|| align=right|7,50|| align=right|3,712||MBA||16. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74590)||1999 OG2|| align=right|14,7|| align=right|1,936|| align=right|0,119|| align=right|22,32|| align=right|2,693||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74591)||1999 PS1|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,172|| align=right|6,36|| align=right|3,488||MBA||10. srpna 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(74592)||1999 PR4|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,154|| align=right|3,41|| align=right|3,339||MBA||15. srpna 1999||Farpoint||G. Hug
|-
|(74593)||1999 PS4|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,159|| align=right|1,45|| align=right|3,454||MBA||15. srpna 1999||Farpoint||G. Hug
|-
|(74594)||1999 PN6|| align=right|16,4|| align=right|2,267|| align=right|0,198|| align=right|1,50|| align=right|3,412||MBA||7. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74595)||1999 QP|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,192|| align=right|0,62|| align=right|3,682||MBA||20. srpna 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(74596)||1999 QQ|| align=right|16,7|| align=right|2,349|| align=right|0,219|| align=right|0,24|| align=right|3,600||MBA||20. srpna 1999||Kleť||Klet
|-
|(74597)||1999 RG|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,210|| align=right|4,83|| align=right|3,469||MBA||3. září 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(74598)||1999 RU1|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,221|| align=right|0,50|| align=right|3,613||MBA||5. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74599)||1999 RF3|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,183|| align=right|4,29|| align=right|3,476||MBA||6. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74600)||1999 RH3|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,246|| align=right|1,62|| align=right|3,596||MBA||2. září 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(74601)||1999 RK3|| align=right|15,9|| align=right|2,226|| align=right|0,041|| align=right|7,29|| align=right|3,320||MBA||5. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(74602)||1999 RJ4|| align=right|16,3|| align=right|2,166|| align=right|0,097|| align=right|4,43|| align=right|3,188||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74603)||1999 RL6|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,199|| align=right|3,96|| align=right|4,110||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74604)||1999 RU11|| align=right|15,9|| align=right|2,165|| align=right|0,136|| align=right|0,74|| align=right|3,185||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74605)||1999 RL12|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,186|| align=right|2,49|| align=right|3,509||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74606)||1999 RR12|| align=right|15,2|| align=right|2,481|| align=right|0,159|| align=right|5,91|| align=right|3,908||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74607)||1999 RJ14|| align=right|15,0|| align=right|2,531|| align=right|0,211|| align=right|2,67|| align=right|4,026||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74608)||1999 RC17|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,075|| align=right|7,30|| align=right|3,396||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74609)||1999 RE17|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,151|| align=right|3,92|| align=right|3,557||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74610)||1999 RJ17|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,234|| align=right|9,70|| align=right|3,674||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74611)||1999 RK17|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,049|| align=right|2,70|| align=right|3,497||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74612)||1999 RW17|| align=right|16,3|| align=right|2,164|| align=right|0,106|| align=right|2,17|| align=right|3,183||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74613)||1999 RP19|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,186|| align=right|2,80|| align=right|3,676||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74614)||1999 RP21|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,171|| align=right|2,28|| align=right|3,699||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74615)||1999 RT21|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,199|| align=right|2,27|| align=right|3,748||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74616)||1999 RJ22|| align=right|16,7|| align=right|2,408|| align=right|0,208|| align=right|0,86|| align=right|3,737||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74617)||1999 RP23|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,196|| align=right|5,57|| align=right|3,587||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74618)||1999 RQ23|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,214|| align=right|4,62|| align=right|3,702||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74619)||1999 RM25|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,250|| align=right|1,59|| align=right|3,806||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74620)||1999 RZ27|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,108|| align=right|3,91|| align=right|3,417||MBA||8. září 1999||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(74621)||1999 RG28|| align=right|16,7|| align=right|2,349|| align=right|0,162|| align=right|6,12|| align=right|3,598||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74622)||1999 RF29|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,278|| align=right|13,54|| align=right|3,535||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74623)||1999 RX29|| align=right|14,6|| align=right|2,348|| align=right|0,201|| align=right|25,85|| align=right|3,596||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74624)||1999 RS32|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,135|| align=right|6,31|| align=right|3,398||MBA||10. září 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(74625) Tieproject||1999 RR34|| align=right|16,6|| align=right|2,324|| align=right|0,252|| align=right|3,79|| align=right|3,543||MBA||10. září 1999||Campo Catino||G. Masi; F. Mallia
|-
|(74626)||1999 RW38|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,072|| align=right|6,59|| align=right|3,348||MBA||12. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74627)||1999 RP42|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,236|| align=right|9,40|| align=right|3,596||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74628)||1999 RV42|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,128|| align=right|4,60|| align=right|3,396||MBA||12. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(74629)||1999 RB45|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,214|| align=right|1,92|| align=right|3,652||MBA||11. září 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(74630)||1999 RD46|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,152|| align=right|4,34|| align=right|3,263||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74631)||1999 RS46|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,234|| align=right|6,66|| align=right|3,321||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74632)||1999 RQ47|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,214|| align=right|1,45|| align=right|3,420||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74633)||1999 RC48|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,139|| align=right|7,09|| align=right|3,273||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74634)||1999 RJ50|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,260|| align=right|1,75|| align=right|3,637||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74635)||1999 RR51|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,195|| align=right|9,05|| align=right|3,576||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74636)||1999 RK52|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,208|| align=right|3,03|| align=right|3,649||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74637)||1999 RS56|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,145|| align=right|3,69|| align=right|3,445||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74638)||1999 RV57|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,201|| align=right|2,47|| align=right|3,677||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74639)||1999 RF59|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,115|| align=right|5,69|| align=right|3,495||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74640)||1999 RW59|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,150|| align=right|3,84|| align=right|3,416||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74641)||1999 RX60|| align=right|15,7|| align=right|2,229|| align=right|0,129|| align=right|5,17|| align=right|3,327||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74642)||1999 RJ61|| align=right|16,6|| align=right|2,264|| align=right|0,112|| align=right|1,89|| align=right|3,405||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74643)||1999 RJ62|| align=right|16,5|| align=right|2,462|| align=right|0,193|| align=right|3,26|| align=right|3,862||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74644)||1999 RK63|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,310|| align=right|3,22|| align=right|3,728||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74645)||1999 RW67|| align=right|16,9|| align=right|2,393|| align=right|0,190|| align=right|1,79|| align=right|3,701||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74646)||1999 RD70|| align=right|17,4|| align=right|2,360|| align=right|0,222|| align=right|2,36|| align=right|3,624||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74647)||1999 RH71|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,184|| align=right|1,76|| align=right|3,722||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74648)||1999 RM72|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,143|| align=right|2,90|| align=right|3,446||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74649)||1999 RF73|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,102|| align=right|3,15|| align=right|3,333||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74650)||1999 RS79|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,119|| align=right|7,08|| align=right|3,677||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74651)||1999 RU82|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,266|| align=right|8,18|| align=right|4,080||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74652)||1999 RE85|| align=right|16,9|| align=right|2,391|| align=right|0,181|| align=right|1,19|| align=right|3,695||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74653)||1999 RJ85|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,219|| align=right|2,48|| align=right|3,604||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74654)||1999 RU85|| align=right|16,1|| align=right|2,457|| align=right|0,143|| align=right|2,88|| align=right|3,851||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74655)||1999 RG87|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,167|| align=right|1,91|| align=right|3,593||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74656)||1999 RR87|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,174|| align=right|3,02|| align=right|3,339||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74657)||1999 RG88|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,101|| align=right|3,56|| align=right|3,488||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74658)||1999 RT89|| align=right|16,7|| align=right|2,381|| align=right|0,216|| align=right|2,85|| align=right|3,674||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74659)||1999 RU89|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,166|| align=right|6,82|| align=right|3,595||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74660)||1999 RG90|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,270|| align=right|4,85|| align=right|4,043||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74661)||1999 RN90|| align=right|16,7|| align=right|2,213|| align=right|0,165|| align=right|4,29|| align=right|3,292||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74662)||1999 RH93|| align=right|16,1|| align=right|2,582|| align=right|0,239|| align=right|4,36|| align=right|4,148||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74663)||1999 RK93|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,169|| align=right|5,18|| align=right|3,566||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74664)||1999 RW93|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,141|| align=right|6,61|| align=right|3,749||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74665)||1999 RA94|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,217|| align=right|4,60|| align=right|3,539||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74666)||1999 RQ95|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,176|| align=right|6,24|| align=right|3,354||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74667)||1999 RR95|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,223|| align=right|3,30|| align=right|3,669||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74668)||1999 RJ96|| align=right|16,6|| align=right|2,382|| align=right|0,204|| align=right|2,11|| align=right|3,675||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74669)||1999 RN96|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,180|| align=right|1,95|| align=right|3,676||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74670)||1999 RO100|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,136|| align=right|10,71|| align=right|3,462||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74671)||1999 RT104|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,121|| align=right|6,05|| align=right|3,618||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74672)||1999 RY104|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,052|| align=right|6,01|| align=right|3,513||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74673)||1999 RG105|| align=right|16,6|| align=right|2,307|| align=right|0,221|| align=right|1,67|| align=right|3,503||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74674)||1999 RJ105|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,121|| align=right|8,21|| align=right|3,673||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74675)||1999 RN109|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,122|| align=right|5,68|| align=right|3,472||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74676)||1999 RR110|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,137|| align=right|6,55|| align=right|3,553||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74677)||1999 RM111|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,184|| align=right|4,81|| align=right|3,495||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74678)||1999 RM112|| align=right|16,0|| align=right|2,210|| align=right|0,173|| align=right|2,73|| align=right|3,285||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74679)||1999 RJ114|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,154|| align=right|2,58|| align=right|3,386||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74680)||1999 RW115|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,240|| align=right|4,68|| align=right|3,533||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74681)||1999 RX115|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,192|| align=right|4,16|| align=right|3,457||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74682)||1999 RL117|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,144|| align=right|5,74|| align=right|3,462||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74683)||1999 RC122|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|6,15|| align=right|3,514||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74684)||1999 RG123|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,097|| align=right|6,39|| align=right|3,656||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74685)||1999 RT123|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,023|| align=right|4,37|| align=right|3,519||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74686)||1999 RF125|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,197|| align=right|2,28|| align=right|3,373||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74687)||1999 RA126|| align=right|15,8|| align=right|2,263|| align=right|0,173|| align=right|3,41|| align=right|3,404||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74688)||1999 RW128|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,132|| align=right|2,30|| align=right|3,530||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74689)||1999 RB130|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,151|| align=right|2,18|| align=right|3,335||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74690)||1999 RF130|| align=right|16,1|| align=right|2,317|| align=right|0,146|| align=right|6,00|| align=right|3,525||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74691)||1999 RV132|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,147|| align=right|5,55|| align=right|3,425||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74692)||1999 RF134|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,125|| align=right|6,15|| align=right|3,617||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74693)||1999 RG136|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,163|| align=right|7,41|| align=right|3,559||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74694)||1999 RU136|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,240|| align=right|8,16|| align=right|4,053||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74695)||1999 RA139|| align=right|15,8|| align=right|2,169|| align=right|0,113|| align=right|3,73|| align=right|3,193||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74696)||1999 RR141|| align=right|16,8|| align=right|2,142|| align=right|0,182|| align=right|1,51|| align=right|3,135||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74697)||1999 RZ141|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,117|| align=right|3,81|| align=right|3,557||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74698)||1999 RZ142|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,161|| align=right|4,63|| align=right|3,612||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74699)||1999 RG144|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,076|| align=right|6,09|| align=right|3,606||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74700)||1999 RH145|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,218|| align=right|4,07|| align=right|3,523||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74701)||1999 RT145|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,232|| align=right|3,29|| align=right|3,524||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74702)||1999 RQ146|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,187|| align=right|5,91|| align=right|3,324||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74703)||1999 RN148|| align=right|16,6|| align=right|2,366|| align=right|0,186|| align=right|1,74|| align=right|3,638||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74704)||1999 RU148|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|4,57|| align=right|3,430||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74705)||1999 RX148|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,181|| align=right|4,91|| align=right|3,610||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74706)||1999 RE150|| align=right|16,1|| align=right|2,253|| align=right|0,186|| align=right|5,38|| align=right|3,382||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74707)||1999 RO150|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,173|| align=right|3,13|| align=right|3,303||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74708)||1999 RW150|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,176|| align=right|6,36|| align=right|3,435||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74709)||1999 RU151|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,105|| align=right|2,06|| align=right|3,332||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74710)||1999 RH153|| align=right|15,7|| align=right|2,215|| align=right|0,152|| align=right|4,61|| align=right|3,295||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74711)||1999 RL155|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,153|| align=right|3,77|| align=right|3,424||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74712)||1999 RT155|| align=right|15,6|| align=right|2,251|| align=right|0,136|| align=right|4,28|| align=right|3,377||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74713)||1999 RO156|| align=right|16,6|| align=right|2,265|| align=right|0,114|| align=right|3,93|| align=right|3,408||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74714)||1999 RP157|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,143|| align=right|7,61|| align=right|3,516||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74715)||1999 RU160|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,085|| align=right|7,39|| align=right|3,504||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74716)||1999 RO164|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,116|| align=right|6,82|| align=right|3,358||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74717)||1999 RF165|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,129|| align=right|3,56|| align=right|3,361||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74718)||1999 RX165|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,113|| align=right|5,33|| align=right|3,669||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74719)||1999 RT166|| align=right|15,6|| align=right|2,226|| align=right|0,129|| align=right|4,35|| align=right|3,321||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74720)||1999 RA167|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,181|| align=right|7,84|| align=right|3,466||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74721)||1999 RH167|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,308|| align=right|3,51|| align=right|3,636||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74722)||1999 RB168|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,238|| align=right|6,22|| align=right|3,459||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74723)||1999 RU168|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,131|| align=right|2,90|| align=right|3,364||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74724)||1999 RF169|| align=right|16,9|| align=right|2,436|| align=right|0,220|| align=right|4,98|| align=right|3,801||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74725)||1999 RT169|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,141|| align=right|3,40|| align=right|3,409||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74726)||1999 RW169|| align=right|17,3|| align=right|2,377|| align=right|0,213|| align=right|1,77|| align=right|3,664||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74727)||1999 RJ170|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,180|| align=right|2,30|| align=right|3,630||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74728)||1999 RY174|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,132|| align=right|2,83|| align=right|3,485||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74729)||1999 RH175|| align=right|15,5|| align=right|2,294|| align=right|0,103|| align=right|6,92|| align=right|3,473||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74730)||1999 RU175|| align=right|16,7|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|1,99|| align=right|3,647||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74731)||1999 RM176|| align=right|16,7|| align=right|2,176|| align=right|0,147|| align=right|3,17|| align=right|3,209||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74732)||1999 RQ176|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,113|| align=right|4,26|| align=right|3,380||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74733)||1999 RV178|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,235|| align=right|3,04|| align=right|3,658||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74734)||1999 RY179|| align=right|14,7|| align=right|2,316|| align=right|0,078|| align=right|6,72|| align=right|3,523||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74735)||1999 RB180|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,150|| align=right|5,58|| align=right|3,626||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74736)||1999 RD180|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,140|| align=right|7,26|| align=right|3,619||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74737)||1999 RK180|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,197|| align=right|5,37|| align=right|3,314||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74738)||1999 RE182|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,114|| align=right|6,59|| align=right|3,504||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74739)||1999 RG184|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,200|| align=right|3,33|| align=right|3,641||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74740)||1999 RN184|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,268|| align=right|6,68|| align=right|3,574||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74741)||1999 RP184|| align=right|17,0|| align=right|2,378|| align=right|0,193|| align=right|3,71|| align=right|3,667||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74742)||1999 RK187|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,093|| align=right|12,36|| align=right|3,489||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74743)||1999 RH188|| align=right|16,4|| align=right|2,372|| align=right|0,162|| align=right|3,16|| align=right|3,654||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74744)||1999 RX189|| align=right|17,3|| align=right|2,301|| align=right|0,158|| align=right|6,45|| align=right|3,489||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74745)||1999 RZ191|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,271|| align=right|13,10|| align=right|3,629||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74746)||1999 RK192|| align=right|15,9|| align=right|2,480|| align=right|0,125|| align=right|6,52|| align=right|3,904||MBA||15. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74747)||1999 RB193|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,147|| align=right|4,61|| align=right|3,548||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74748)||1999 RW193|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,152|| align=right|7,65|| align=right|3,409||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74749)||1999 RK195|| align=right|13,9|| align=right|2,309|| align=right|0,170|| align=right|23,32|| align=right|3,508||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74750)||1999 RA196|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,163|| align=right|5,99|| align=right|3,296||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74751)||1999 RF197|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,207|| align=right|6,19|| align=right|3,509||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74752)||1999 RN197|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,172|| align=right|12,99|| align=right|4,174||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74753)||1999 RV197|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,119|| align=right|7,57|| align=right|3,485||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74754)||1999 RO198|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,100|| align=right|6,80|| align=right|3,297||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74755)||1999 RL199|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,228|| align=right|4,60|| align=right|3,695||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74756)||1999 RN199|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,165|| align=right|4,10|| align=right|3,568||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74757)||1999 RZ205|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,125|| align=right|6,38|| align=right|3,434||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74758)||1999 RP207|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,166|| align=right|8,77|| align=right|3,404||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74759)||1999 RA210|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,200|| align=right|4,51|| align=right|3,491||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74760)||1999 RY210|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,121|| align=right|6,13|| align=right|3,588||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74761)||1999 RA211|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,121|| align=right|6,32|| align=right|3,677||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74762)||1999 RC212|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,229|| align=right|6,08|| align=right|3,724||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74763)||1999 RU212|| align=right|16,9|| align=right|2,388|| align=right|0,214|| align=right|5,42|| align=right|3,689||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74764)||1999 RP213|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,243|| align=right|6,66|| align=right|3,604||MBA||15. září 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(74765)||1999 RF216|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,236|| align=right|2,92|| align=right|3,565||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74766)||1999 RX217|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,133|| align=right|4,15|| align=right|3,409||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74767)||1999 RH221|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,157|| align=right|5,00|| align=right|3,391||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74768)||1999 RJ222|| align=right|16,8|| align=right|2,313|| align=right|0,261|| align=right|2,98|| align=right|3,518||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74769)||1999 RK222|| align=right|16,8|| align=right|2,306|| align=right|0,194|| align=right|4,54|| align=right|3,502||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74770)||1999 RY222|| align=right|16,0|| align=right|2,197|| align=right|0,056|| align=right|6,43|| align=right|3,256||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74771)||1999 RX224|| align=right|17,2|| align=right|2,356|| align=right|0,133|| align=right|3,80|| align=right|3,616||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74772)||1999 RT229|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,224|| align=right|4,60|| align=right|3,565||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74773)||1999 RX235|| align=right|16,7|| align=right|2,335|| align=right|0,231|| align=right|7,12|| align=right|3,567||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74774)||1999 RM236|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,120|| align=right|7,39|| align=right|3,641||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74775)||1999 RB237|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,182|| align=right|5,80|| align=right|3,550||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74776)||1999 RJ237|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,182|| align=right|5,97|| align=right|3,432||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74777)||1999 RA239|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,107|| align=right|10,83|| align=right|3,510||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74778)||1999 RR239|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,179|| align=right|5,61|| align=right|3,640||MBA||8. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74779)||1999 RF241|| align=right|14,2|| align=right|2,352|| align=right|0,310|| align=right|23,94|| align=right|3,606||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74780)||1999 RL241|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,120|| align=right|2,69|| align=right|3,448||MBA||14. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74781)||1999 RY245|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,244|| align=right|4,29|| align=right|3,561||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74782)||1999 RQ246|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,168|| align=right|7,40|| align=right|3,347||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74783)||1999 RA250|| align=right|16,7|| align=right|2,399|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,714||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74784)||1999 RH250|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,162|| align=right|5,33|| align=right|3,407||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74785)||1999 RE255|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,055|| align=right|5,95|| align=right|3,647||MBA||6. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74786)||1999 SY|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,186|| align=right|2,46|| align=right|3,680||MBA||16. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74787)||1999 SH2|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,198|| align=right|2,45|| align=right|3,743||MBA||22. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74788)||1999 SL3|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,232|| align=right|22,96|| align=right|3,719||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74789)||1999 SY5|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,321|| align=right|23,23|| align=right|3,552||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74790)||1999 SP6|| align=right|16,5|| align=right|2,468|| align=right|0,263|| align=right|12,08|| align=right|3,877||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74791)||1999 SW6|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,227|| align=right|1,48|| align=right|3,746||MBA||30. září 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(74792)||1999 SS9|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,225|| align=right|5,73|| align=right|4,067||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74793)||1999 SR10|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,133|| align=right|6,72|| align=right|3,441||MBA||29. září 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74794)||1999 SE12|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,203|| align=right|23,35|| align=right|3,707||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74795)||1999 SG14|| align=right|16,4|| align=right|2,412|| align=right|0,181|| align=right|5,13|| align=right|3,745||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74796)||1999 SH14|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,197|| align=right|4,27|| align=right|3,518||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74797)||1999 SM15|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,165|| align=right|6,11|| align=right|3,420||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74798)||1999 SN15|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,248|| align=right|5,64|| align=right|3,565||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(74799)||1999 SC18|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,199|| align=right|6,49|| align=right|3,431||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74800)||1999 SK18|| align=right|16,6|| align=right|2,283|| align=right|0,205|| align=right|6,39|| align=right|3,449||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74801)||1999 SN18|| align=right|15,2|| align=right|2,228|| align=right|0,211|| align=right|7,44|| align=right|3,324||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74802)||1999 SX19|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,163|| align=right|4,31|| align=right|3,419||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74803)||1999 SE22|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,067|| align=right|7,40|| align=right|3,718||MBA||21. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74804)||1999 SZ26|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,079|| align=right|6,08|| align=right|3,720||MBA||30. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74805)||1999 TF|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,258|| align=right|5,37|| align=right|3,605||MBA||2. října 1999||Kleť||Klet
|-
|(74806)||1999 TT|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,133|| align=right|7,02|| align=right|3,604||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74807)||1999 TV|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,300|| align=right|2,32|| align=right|3,790||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74808)||1999 TW1|| align=right|15,0|| align=right|2,356|| align=right|0,110|| align=right|4,58|| align=right|3,615||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74809)||1999 TE2|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,159|| align=right|4,82|| align=right|3,503||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74810)||1999 TS4|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,218|| align=right|22,92|| align=right|3,583||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74811)||1999 TH5|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,087|| align=right|12,45|| align=right|4,130||MBA||1. října 1999||Farpoint||G. Hug
|-
|(74812)||1999 TN5|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,090|| align=right|2,28|| align=right|3,666||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(74813)||1999 TB7|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,118|| align=right|4,32|| align=right|3,445||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(74814)||1999 TD8|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,206|| align=right|0,85|| align=right|3,552||MBA||5. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74815)||1999 TG8|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,135|| align=right|6,39|| align=right|3,467||MBA||7. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74816)||1999 TX8|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,204|| align=right|1,70|| align=right|3,627||MBA||1. října 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(74817)||1999 TZ8|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,129|| align=right|4,64|| align=right|3,590||MBA||6. října 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(74818)||1999 TW10|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,146|| align=right|8,80|| align=right|3,666||MBA||7. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(74819)||1999 TG11|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,239|| align=right|16,47|| align=right|4,337||MBA||9. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74820)||1999 TN11|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,294|| align=right|23,00|| align=right|3,648||MBA||7. října 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(74821)||1999 TP13|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|1,94|| align=right|3,639||MBA||10. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(74822)||1999 TA15|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,145|| align=right|6,60|| align=right|3,508||MBA||12. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74823)||1999 TD15|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,298|| align=right|22,75|| align=right|3,614||MBA||10. října 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(74824) Tarter||1999 TJ16|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,180|| align=right|3,63|| align=right|3,671||MBA||12. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74825)||1999 TE17|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,101|| align=right|7,28|| align=right|3,433||MBA||15. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74826)||1999 TN17|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,192|| align=right|8,87|| align=right|3,518||MBA||13. října 1999||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(74827)||1999 TW17|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,222|| align=right|3,18|| align=right|3,606||MBA||4. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74828)||1999 TB21|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,129|| align=right|3,67|| align=right|3,504||MBA||7. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(74829)||1999 TR21|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,093|| align=right|7,54|| align=right|3,610||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74830)||1999 TX22|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,129|| align=right|3,56|| align=right|3,768||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74831)||1999 TU25|| align=right|16,8|| align=right|2,384|| align=right|0,206|| align=right|1,33|| align=right|3,680||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74832)||1999 TH26|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,199|| align=right|10,06|| align=right|3,683||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74833)||1999 TZ26|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,150|| align=right|6,69|| align=right|3,679||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74834)||1999 TN30|| align=right|16,4|| align=right|2,541|| align=right|0,284|| align=right|5,16|| align=right|4,050||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74835)||1999 TW30|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,166|| align=right|1,00|| align=right|3,686||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74836)||1999 TS31|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,208|| align=right|3,63|| align=right|3,650||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74837)||1999 TD33|| align=right|16,9|| align=right|2,375|| align=right|0,174|| align=right|2,25|| align=right|3,659||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74838)||1999 TK34|| align=right|15,9|| align=right|2,231|| align=right|0,179|| align=right|5,40|| align=right|3,332||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74839)||1999 TZ34|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,289|| align=right|12,84|| align=right|3,556||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74840)||1999 TW35|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,074|| align=right|7,44|| align=right|3,373||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74841)||1999 TH36|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,075|| align=right|10,38|| align=right|3,389||MBA||11. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74842)||1999 TS38|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,183|| align=right|1,39|| align=right|3,661||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74843)||1999 TB39|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,132|| align=right|7,84|| align=right|3,754||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74844)||1999 TV39|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,118|| align=right|9,49|| align=right|4,065||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74845)||1999 TP40|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,126|| align=right|5,31|| align=right|3,534||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74846)||1999 TO41|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,067|| align=right|2,80|| align=right|3,704||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74847)||1999 TE49|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,057|| align=right|4,96|| align=right|3,317||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74848)||1999 TS49|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,082|| align=right|6,32|| align=right|3,636||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74849)||1999 TP51|| align=right|16,8|| align=right|2,284|| align=right|0,042|| align=right|3,90|| align=right|3,451||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74850)||1999 TO63|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,206|| align=right|1,72|| align=right|3,674||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74851)||1999 TL65|| align=right|16,7|| align=right|2,337|| align=right|0,165|| align=right|2,23|| align=right|3,573||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74852)||1999 TV65|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,188|| align=right|1,24|| align=right|3,853||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74853)||1999 TW73|| align=right|17,1|| align=right|2,402|| align=right|0,149|| align=right|2,16|| align=right|3,721||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74854)||1999 TT78|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,140|| align=right|2,13|| align=right|3,697||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74855)||1999 TR87|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|7,36|| align=right|3,533||MBA||15. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(74856)||1999 TN88|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,204|| align=right|2,24|| align=right|3,565||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74857)||1999 TT88|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,153|| align=right|5,53|| align=right|3,494||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74858)||1999 TU88|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,188|| align=right|4,85|| align=right|3,597||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74859)||1999 TW89|| align=right|15,9|| align=right|2,272|| align=right|0,155|| align=right|5,12|| align=right|3,423||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74860)||1999 TZ89|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,198|| align=right|2,18|| align=right|3,655||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74861)||1999 TW90|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,172|| align=right|6,89|| align=right|3,284||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74862)||1999 TB91|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,193|| align=right|3,11|| align=right|3,353||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74863)||1999 TC91|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,143|| align=right|5,80|| align=right|3,385||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74864)||1999 TF91|| align=right|16,5|| align=right|2,341|| align=right|0,230|| align=right|8,72|| align=right|3,582||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74865)||1999 TG91|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,136|| align=right|3,81|| align=right|3,500||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74866)||1999 TA93|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,136|| align=right|6,78|| align=right|3,426||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74867)||1999 TB93|| align=right|16,1|| align=right|2,271|| align=right|0,168|| align=right|6,88|| align=right|3,422||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74868)||1999 TC93|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,157|| align=right|7,26|| align=right|3,432||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74869)||1999 TN94|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,039|| align=right|5,65|| align=right|4,073||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74870)||1999 TJ96|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,116|| align=right|4,76|| align=right|3,636||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74871)||1999 TT97|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,139|| align=right|6,17|| align=right|3,695||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74872)||1999 TC98|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,138|| align=right|7,15|| align=right|3,653||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74873)||1999 TO98|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,176|| align=right|6,65|| align=right|3,450||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74874)||1999 TA99|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,064|| align=right|7,22|| align=right|3,676||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74875)||1999 TH100|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,139|| align=right|4,83|| align=right|3,532||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74876)||1999 TN103|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,098|| align=right|7,46|| align=right|3,404||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74877)||1999 TU103|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,091|| align=right|8,35|| align=right|3,411||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74878)||1999 TK104|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,206|| align=right|5,66|| align=right|3,762||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74879)||1999 TP104|| align=right|16,8|| align=right|2,375|| align=right|0,194|| align=right|4,50|| align=right|3,658||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74880)||1999 TY104|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,122|| align=right|3,96|| align=right|3,357||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74881)||1999 TE105|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,042|| align=right|4,01|| align=right|3,596||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74882)||1999 TV105|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,071|| align=right|7,05|| align=right|3,624||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74883)||1999 TC108|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,092|| align=right|6,35|| align=right|3,537||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74884)||1999 TM109|| align=right|15,9|| align=right|2,141|| align=right|0,114|| align=right|4,53|| align=right|3,132||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74885)||1999 TY110|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,131|| align=right|6,17|| align=right|3,519||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74886)||1999 TA113|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,043|| align=right|5,54|| align=right|3,375||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74887)||1999 TE113|| align=right|16,7|| align=right|2,234|| align=right|0,131|| align=right|4,05|| align=right|3,339||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74888)||1999 TG115|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,178|| align=right|4,07|| align=right|3,700||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74889)||1999 TU116|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,199|| align=right|4,99|| align=right|3,629||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74890)||1999 TW116|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,112|| align=right|6,79|| align=right|3,719||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74891)||1999 TZ116|| align=right|16,5|| align=right|2,576|| align=right|0,243|| align=right|4,52|| align=right|4,133||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74892)||1999 TQ118|| align=right|16,6|| align=right|2,405|| align=right|0,209|| align=right|1,94|| align=right|3,728||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74893)||1999 TX118|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,123|| align=right|6,80|| align=right|3,455||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74894)||1999 TB119|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,069|| align=right|8,28|| align=right|3,315||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74895)||1999 TL120|| align=right|15,9|| align=right|2,204|| align=right|0,066|| align=right|2,98|| align=right|3,270||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74896)||1999 TO121|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,198|| align=right|2,45|| align=right|3,689||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74897)||1999 TN122|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,115|| align=right|3,42|| align=right|3,487||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74898)||1999 TL123|| align=right|14,9|| align=right|2,383|| align=right|0,141|| align=right|6,79|| align=right|3,679||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74899)||1999 TQ123|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,173|| align=right|5,56|| align=right|3,638||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74900)||1999 TO124|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,106|| align=right|9,59|| align=right|3,800||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74901)||1999 TP124|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,159|| align=right|5,70|| align=right|3,343||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74902)||1999 TS124|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,043|| align=right|4,40|| align=right|3,460||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74903)||1999 TT124|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,120|| align=right|6,70|| align=right|3,573||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74904)||1999 TV124|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,197|| align=right|9,08|| align=right|3,612||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74905)||1999 TQ125|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,225|| align=right|5,33|| align=right|3,478||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74906)||1999 TF129|| align=right|15,9|| align=right|2,552|| align=right|0,216|| align=right|7,27|| align=right|4,076||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74907)||1999 TB136|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,114|| align=right|8,58|| align=right|3,492||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74908)||1999 TE138|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,101|| align=right|7,07|| align=right|3,611||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74909)||1999 TV139|| align=right|16,8|| align=right|2,414|| align=right|0,193|| align=right|2,57|| align=right|3,751||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74910)||1999 TX139|| align=right|16,7|| align=right|2,417|| align=right|0,210|| align=right|6,39|| align=right|3,758||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74911)||1999 TZ139|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,096|| align=right|6,71|| align=right|3,619||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74912)||1999 TE140|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|5,68|| align=right|3,775||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74913)||1999 TL141|| align=right|15,4|| align=right|2,289|| align=right|0,121|| align=right|6,06|| align=right|3,462||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74914)||1999 TA143|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,149|| align=right|4,24|| align=right|3,552||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74915)||1999 TL143|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,127|| align=right|4,67|| align=right|3,564||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74916)||1999 TM143|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,097|| align=right|5,28|| align=right|3,752||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74917)||1999 TT143|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,158|| align=right|5,46|| align=right|3,617||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74918)||1999 TE144|| align=right|16,8|| align=right|2,301|| align=right|0,232|| align=right|4,34|| align=right|3,489||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74919)||1999 TS144|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,172|| align=right|4,50|| align=right|3,344||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74920)||1999 TU144|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,146|| align=right|4,94|| align=right|3,329||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74921)||1999 TA145|| align=right|16,4|| align=right|2,317|| align=right|0,222|| align=right|2,32|| align=right|3,527||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74922)||1999 TV146|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,226|| align=right|3,04|| align=right|3,591||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74923)||1999 TE151|| align=right|16,9|| align=right|2,355|| align=right|0,165|| align=right|5,24|| align=right|3,614||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74924)||1999 TF151|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,063|| align=right|7,17|| align=right|3,558||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74925)||1999 TB152|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,117|| align=right|4,71|| align=right|3,637||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74926)||1999 TH153|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,072|| align=right|2,77|| align=right|3,473||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74927)||1999 TK153|| align=right|16,3|| align=right|2,491|| align=right|0,142|| align=right|6,87|| align=right|3,930||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74928)||1999 TE154|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,224|| align=right|5,21|| align=right|3,648||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74929)||1999 TF156|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,152|| align=right|3,33|| align=right|4,012||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74930)||1999 TL156|| align=right|16,0|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|6,94|| align=right|3,395||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74931)||1999 TA159|| align=right|16,8|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|3,66|| align=right|3,776||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74932)||1999 TC161|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,037|| align=right|2,53|| align=right|3,378||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74933)||1999 TB162|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,136|| align=right|4,42|| align=right|3,761||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74934)||1999 TQ166|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,087|| align=right|6,03|| align=right|3,430||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74935)||1999 TC172|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,149|| align=right|2,36|| align=right|3,720||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74936)||1999 TD172|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,046|| align=right|7,19|| align=right|3,574||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74937)||1999 TO172|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,117|| align=right|5,32|| align=right|3,466||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74938)||1999 TC174|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,106|| align=right|7,92|| align=right|3,428||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74939)||1999 TO174|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,121|| align=right|4,53|| align=right|3,661||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74940)||1999 TX174|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,080|| align=right|3,44|| align=right|3,596||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74941)||1999 TB175|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,073|| align=right|3,22|| align=right|3,482||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74942)||1999 TO177|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,174|| align=right|5,01|| align=right|4,531||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74943)||1999 TW177|| align=right|16,4|| align=right|2,450|| align=right|0,200|| align=right|2,06|| align=right|3,834||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74944)||1999 TN178|| align=right|16,7|| align=right|2,425|| align=right|0,156|| align=right|3,36|| align=right|3,777||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74945)||1999 TV178|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,179|| align=right|3,18|| align=right|3,587||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74946)||1999 TA179|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,126|| align=right|3,73|| align=right|3,845||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74947)||1999 TB181|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,193|| align=right|3,34|| align=right|3,660||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74948)||1999 TJ181|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,168|| align=right|0,74|| align=right|3,663||MBA||11. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74949)||1999 TK187|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,118|| align=right|6,92|| align=right|3,337||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74950)||1999 TO188|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,109|| align=right|8,87|| align=right|3,452||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74951)||1999 TX190|| align=right|15,9|| align=right|2,301|| align=right|0,071|| align=right|12,09|| align=right|3,489||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74952)||1999 TP191|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,176|| align=right|8,62|| align=right|3,723||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74953)||1999 TA193|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,092|| align=right|6,53|| align=right|3,531||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74954)||1999 TB194|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,145|| align=right|8,78|| align=right|3,629||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74955)||1999 TL195|| align=right|14,6|| align=right|2,350|| align=right|0,176|| align=right|8,15|| align=right|3,603||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74956)||1999 TP195|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,114|| align=right|5,33|| align=right|3,358||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74957)||1999 TN196|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,126|| align=right|12,95|| align=right|4,124||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74958)||1999 TL197|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,117|| align=right|7,33|| align=right|3,558||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74959)||1999 TD198|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,149|| align=right|5,33|| align=right|3,437||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74960)||1999 TR198|| align=right|13,9|| align=right|2,772|| align=right|0,232|| align=right|13,75|| align=right|4,614||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74961)||1999 TV200|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,158|| align=right|3,81|| align=right|3,369||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74962)||1999 TW200|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,253|| align=right|4,22|| align=right|3,625||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74963)||1999 TX200|| align=right|16,4|| align=right|2,268|| align=right|0,104|| align=right|7,30|| align=right|3,414||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74964)||1999 TA205|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,182|| align=right|2,30|| align=right|3,695||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74965)||1999 TS205|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,104|| align=right|4,87|| align=right|3,558||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74966)||1999 TB208|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,138|| align=right|25,80|| align=right|3,580||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74967)||1999 TA210|| align=right|16,7|| align=right|2,265|| align=right|0,106|| align=right|5,06|| align=right|3,407||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74968)||1999 TW212|| align=right|15,3|| align=right|2,349|| align=right|0,078|| align=right|5,49|| align=right|3,600||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74969)||1999 TZ215|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,092|| align=right|2,51|| align=right|3,461||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74970)||1999 TF217|| align=right|15,6|| align=right|2,209|| align=right|0,099|| align=right|6,13|| align=right|3,283||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74971)||1999 TO217|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,053|| align=right|5,72|| align=right|3,452||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74972)||1999 TT218|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,079|| align=right|6,53|| align=right|3,824||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74973)||1999 TP220|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,078|| align=right|6,55|| align=right|3,622||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74974)||1999 TN222|| align=right|16,8|| align=right|2,338|| align=right|0,152|| align=right|2,88|| align=right|3,574||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74975)||1999 TJ231|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,088|| align=right|8,15|| align=right|3,352||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74976)||1999 TG232|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,102|| align=right|9,57|| align=right|3,526||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74977)||1999 TC233|| align=right|14,9|| align=right|2,442|| align=right|0,074|| align=right|14,90|| align=right|3,816||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74978)||1999 TY234|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,194|| align=right|10,78|| align=right|3,781||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74979)||1999 TP236|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,212|| align=right|6,79|| align=right|3,838||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74980)||1999 TT236|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,194|| align=right|6,60|| align=right|3,478||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74981)||1999 TB240|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,144|| align=right|4,68|| align=right|3,716||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74982)||1999 TJ242|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,168|| align=right|7,35|| align=right|3,753||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74983)||1999 TP242|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,069|| align=right|7,02|| align=right|3,313||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74984)||1999 TW248|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,080|| align=right|7,02|| align=right|3,464||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(74985)||1999 TD251|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,137|| align=right|12,36|| align=right|4,056||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74986)||1999 TZ251|| align=right|16,4|| align=right|2,266|| align=right|0,101|| align=right|8,65|| align=right|3,411||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74987)||1999 TZ253|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,164|| align=right|10,75|| align=right|3,710||MBA||11. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74988)||1999 TN258|| align=right|16,9|| align=right|2,199|| align=right|0,103|| align=right|3,39|| align=right|3,261||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74989)||1999 TO262|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,106|| align=right|5,77|| align=right|3,433||MBA||15. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74990)||1999 TO264|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,095|| align=right|7,45|| align=right|3,719||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74991)||1999 TD269|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,070|| align=right|6,33|| align=right|3,626||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74992)||1999 TT269|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,109|| align=right|6,10|| align=right|3,633||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74993)||1999 TU270|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,097|| align=right|6,22|| align=right|3,336||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74994)||1999 TH271|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,224|| align=right|5,36|| align=right|3,405||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74995)||1999 TQ271|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,085|| align=right|6,01|| align=right|3,583||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74996)||1999 TV271|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,141|| align=right|5,77|| align=right|3,748||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74997)||1999 TP274|| align=right|16,7|| align=right|2,312|| align=right|0,157|| align=right|2,73|| align=right|3,515||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74998)||1999 TV276|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,304|| align=right|2,01|| align=right|3,656||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(74999)||1999 TM278|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,062|| align=right|7,30|| align=right|3,720||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75000)||1999 TM279|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,102|| align=right|4,27|| align=right|3,552||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek